|-
|(36001)||1999 ND23|| align=right|14,7|| align=right|2,761|| align=right|0,136|| align=right|10,41|| align=right|4,587||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36002)||1999 NA24|| align=right|14,6|| align=right|2,568|| align=right|0,081|| align=right|23,01|| align=right|4,114||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36003)||1999 NX24|| align=right|15,0|| align=right|2,353|| align=right|0,172|| align=right|2,96|| align=right|3,609||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36004)||1999 NB25|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,182|| align=right|3,47|| align=right|3,535||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36005)||1999 NH25|| align=right|14,7|| align=right|2,742|| align=right|0,197|| align=right|10,15|| align=right|4,540||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36006)||1999 NS26|| align=right|15,0|| align=right|2,595|| align=right|0,131|| align=right|3,24|| align=right|4,179||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36007)||1999 NJ31|| align=right|15,9|| align=right|2,397|| align=right|0,195|| align=right|2,24|| align=right|3,710||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36008)||1999 NH32|| align=right|15,7|| align=right|2,632|| align=right|0,163|| align=right|6,24|| align=right|4,268||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36009)||1999 NA35|| align=right|13,4|| align=right|3,148|| align=right|0,110|| align=right|18,29|| align=right|5,585||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36010)||1999 NH37|| align=right|13,9|| align=right|3,005|| align=right|0,124|| align=right|9,02|| align=right|5,209||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36011)||1999 NM37|| align=right|14,6|| align=right|2,591|| align=right|0,142|| align=right|14,22|| align=right|4,170||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36012)||1999 NC39|| align=right|14,4|| align=right|3,138|| align=right|0,168|| align=right|10,02|| align=right|5,557||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36013)||1999 NZ39|| align=right|15,0|| align=right|2,750|| align=right|0,149|| align=right|9,19|| align=right|4,561||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36014)||1999 NJ40|| align=right|15,4|| align=right|2,617|| align=right|0,187|| align=right|4,74|| align=right|4,233||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36015)||1999 NN40|| align=right|14,9|| align=right|2,794|| align=right|0,154|| align=right|8,77|| align=right|4,670||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36016)||1999 ND41|| align=right|13,6|| align=right|2,679|| align=right|0,222|| align=right|19,66|| align=right|4,385||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36017)||1999 ND43|| align=right|19,2|| align=right|1,523|| align=right|0,315|| align=right|5,56|| align=right|1,880||AMR||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36018)||1999 NA46|| align=right|13,3|| align=right|3,206|| align=right|0,115|| align=right|23,69|| align=right|5,739||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36019)||1999 NE48|| align=right|13,9|| align=right|2,639|| align=right|0,167|| align=right|14,38|| align=right|4,285||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36020)||1999 NL48|| align=right|14,3|| align=right|2,971|| align=right|0,103|| align=right|11,00|| align=right|5,121||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36021)||1999 NH49|| align=right|14,4|| align=right|2,367|| align=right|0,075|| align=right|5,38|| align=right|3,641||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36022)||1999 NQ49|| align=right|15,1|| align=right|2,657|| align=right|0,155|| align=right|14,56|| align=right|4,329||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36023)||1999 NS49|| align=right|13,0|| align=right|2,944|| align=right|0,215|| align=right|14,86|| align=right|5,050||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36024)||1999 NW50|| align=right|15,2|| align=right|2,486|| align=right|0,171|| align=right|1,83|| align=right|3,919||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36025)||1999 NY50|| align=right|15,6|| align=right|2,462|| align=right|0,162|| align=right|2,18|| align=right|3,862||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36026)||1999 NZ52|| align=right|12,5|| align=right|3,150|| align=right|0,131|| align=right|16,37|| align=right|5,589||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36027)||1999 NZ55|| align=right|12,9|| align=right|2,669|| align=right|0,122|| align=right|12,29|| align=right|4,359||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36028)||1999 NA57|| align=right|14,3|| align=right|2,583|| align=right|0,137|| align=right|13,15|| align=right|4,150||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36029)||1999 NF57|| align=right|14,5|| align=right|2,665|| align=right|0,208|| align=right|11,33|| align=right|4,350||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36030)||1999 NR59|| align=right|13,1|| align=right|3,178|| align=right|0,110|| align=right|20,46|| align=right|5,665||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36031)||1999 NG64|| align=right|15,1|| align=right|2,752|| align=right|0,090|| align=right|12,02|| align=right|4,565||MBA||10. července 1999||Wise||Wise
|-
|(36032)||1999 OC|| align=right|14,4|| align=right|2,639|| align=right|0,125|| align=right|11,45|| align=right|4,288||MBA||16. července 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(36033) Viseggi||1999 OC1|| align=right|14,4|| align=right|3,020|| align=right|0,204|| align=right|8,22|| align=right|5,248||MBA||19. července 1999||Monte Viseggi||Monte Viseggi
|-
|(36034)||1999 OK3|| align=right|14,1|| align=right|2,639|| align=right|0,142|| align=right|8,90|| align=right|4,285||MBA||24. července 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(36035)||1999 PV|| align=right|13,4|| align=right|2,573|| align=right|0,110|| align=right|14,14|| align=right|4,126||MBA||6. srpna 1999||Kleť||Klet
|-
|(36036)||1999 PQ1|| align=right|15,0|| align=right|2,953|| align=right|0,044|| align=right|2,03|| align=right|5,073||MBA||8. srpna 1999||Saji||Saji
|-
|(36037) Linenschmidt||1999 PQ3|| align=right|15,1|| align=right|3,060|| align=right|0,085|| align=right|11,41|| align=right|5,352||MBA||13. srpna 1999||Nacogdoches||W. D. Bruton; C. F. Stewart
|-
|(36038)||1999 PU3|| align=right|14,8|| align=right|3,055|| align=right|0,085|| align=right|3,09|| align=right|5,339||MBA||13. srpna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(36039)||1999 PA4|| align=right|14,2|| align=right|3,100|| align=right|0,083|| align=right|6,17|| align=right|5,458||MBA||13. srpna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(36040)||1999 PF6|| align=right|15,0|| align=right|2,997|| align=right|0,031|| align=right|3,33|| align=right|5,189||MBA||13. srpna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(36041)||1999 QU|| align=right|14,7|| align=right|3,191|| align=right|0,146|| align=right|11,72|| align=right|5,698||MBA||17. srpna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(36042)||1999 QB3|| align=right|14,2|| align=right|3,066|| align=right|0,093|| align=right|1,87|| align=right|5,367||MBA||21. srpna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(36043)||1999 RN2|| align=right|13,7|| align=right|2,991|| align=right|0,015|| align=right|8,52|| align=right|5,173||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(36044)||1999 RA10|| align=right|14,5|| align=right|2,843|| align=right|0,082|| align=right|0,67|| align=right|4,792||MBA||7. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(36045)||1999 RZ12|| align=right|14,3|| align=right|2,977|| align=right|0,088|| align=right|9,39|| align=right|5,135||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36046)||1999 RH14|| align=right|14,4|| align=right|2,978|| align=right|0,108|| align=right|11,16|| align=right|5,139||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36047)||1999 RY14|| align=right|14,4|| align=right|3,055|| align=right|0,047|| align=right|10,05|| align=right|5,339||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36048)||1999 RR17|| align=right|14,7|| align=right|2,790|| align=right|0,089|| align=right|7,98|| align=right|4,660||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36049)||1999 RB18|| align=right|14,6|| align=right|2,943|| align=right|0,003|| align=right|0,74|| align=right|5,049||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36050)||1999 RE18|| align=right|14,9|| align=right|2,724|| align=right|0,146|| align=right|9,03|| align=right|4,494||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36051)||1999 RO19|| align=right|14,9|| align=right|2,735|| align=right|0,179|| align=right|2,50|| align=right|4,523||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36052)||1999 RS19|| align=right|14,2|| align=right|2,982|| align=right|0,133|| align=right|10,15|| align=right|5,148||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36053)||1999 RY23|| align=right|14,2|| align=right|2,975|| align=right|0,101|| align=right|10,60|| align=right|5,131||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36054)||1999 RJ24|| align=right|15,3|| align=right|3,035|| align=right|0,190|| align=right|0,88|| align=right|5,286||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36055)||1999 RP31|| align=right|14,8|| align=right|2,901|| align=right|0,077|| align=right|1,96|| align=right|4,941||MBA||5. září 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(36056)||1999 RX32|| align=right|13,0|| align=right|2,925|| align=right|0,066|| align=right|3,27|| align=right|5,002||MBA||8. září 1999||Crni Vrh||H. Mikuz
|-
|(36057)||1999 RC33|| align=right|13,5|| align=right|2,613|| align=right|0,140|| align=right|11,23|| align=right|4,222||MBA||10. září 1999||St. Michel sur Meu||L. Bernasconi
|-
|(36058)||1999 RM35|| align=right|13,9|| align=right|3,048|| align=right|0,127|| align=right|2,99|| align=right|5,319||MBA||10. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(36059)||1999 RT39|| align=right|13,9|| align=right|3,005|| align=right|0,064|| align=right|9,32|| align=right|5,209||MBA||7. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(36060) Babuška||1999 RM43|| align=right|14,8|| align=right|2,593|| align=right|0,208|| align=right|3,50|| align=right|4,174||MBA||14. září 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(36061)||1999 RJ44|| align=right|14,0|| align=right|3,251|| align=right|0,075|| align=right|3,51|| align=right|5,862||MBA||11. září 1999||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(36062)||1999 RB47|| align=right|14,8|| align=right|2,908|| align=right|0,183|| align=right|5,59|| align=right|4,958||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36063)||1999 RD47|| align=right|13,6|| align=right|2,584|| align=right|0,023|| align=right|22,45|| align=right|4,153||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36064)||1999 RR47|| align=right|15,4|| align=right|2,432|| align=right|0,161|| align=right|3,94|| align=right|3,793||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36065)||1999 RX48|| align=right|14,0|| align=right|3,206|| align=right|0,165|| align=right|18,81|| align=right|5,739||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36066)||1999 RW49|| align=right|14,5|| align=right|2,866|| align=right|0,074|| align=right|2,39|| align=right|4,851||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36067)||1999 RD50|| align=right|14,2|| align=right|3,226|| align=right|0,127|| align=right|3,91|| align=right|5,794||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36068)||1999 RN51|| align=right|15,1|| align=right|2,771|| align=right|0,104|| align=right|4,21|| align=right|4,612||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36069)||1999 RV52|| align=right|13,5|| align=right|3,028|| align=right|0,179|| align=right|2,04|| align=right|5,267||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36070)||1999 RQ53|| align=right|14,0|| align=right|2,990|| align=right|0,035|| align=right|4,95|| align=right|5,170||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36071)||1999 RG56|| align=right|15,1|| align=right|2,569|| align=right|0,106|| align=right|10,08|| align=right|4,117||MBA||7. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(36072)||1999 RJ56|| align=right|14,6|| align=right|2,990|| align=right|0,114|| align=right|10,62|| align=right|5,168||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36073)||1999 RX56|| align=right|15,3|| align=right|2,527|| align=right|0,160|| align=right|3,70|| align=right|4,017||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36074)||1999 RF58|| align=right|15,6|| align=right|2,739|| align=right|0,157|| align=right|3,53|| align=right|4,532||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36075)||1999 RU59|| align=right|13,7|| align=right|3,179|| align=right|0,192|| align=right|6,27|| align=right|5,667||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36076)||1999 RW60|| align=right|14,2|| align=right|3,048|| align=right|0,043|| align=right|10,88|| align=right|5,320||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36077)||1999 RL61|| align=right|14,5|| align=right|3,229|| align=right|0,128|| align=right|2,26|| align=right|5,800||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36078)||1999 RK62|| align=right|14,2|| align=right|3,029|| align=right|0,108|| align=right|6,29|| align=right|5,271||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36079)||1999 RH63|| align=right|14,8|| align=right|2,425|| align=right|0,144|| align=right|4,93|| align=right|3,775||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36080)||1999 RF64|| align=right|14,4|| align=right|3,062|| align=right|0,107|| align=right|9,64|| align=right|5,358||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36081)||1999 RG71|| align=right|13,4|| align=right|2,987|| align=right|0,051|| align=right|9,23|| align=right|5,162||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36082)||1999 RQ77|| align=right|13,8|| align=right|3,180|| align=right|0,017|| align=right|14,68|| align=right|5,669||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36083)||1999 RV81|| align=right|13,7|| align=right|3,204|| align=right|0,155|| align=right|3,81|| align=right|5,735||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36084)||1999 RR85|| align=right|14,2|| align=right|2,986|| align=right|0,050|| align=right|11,61|| align=right|5,159||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36085)||1999 RT85|| align=right|13,8|| align=right|3,046|| align=right|0,004|| align=right|10,03|| align=right|5,316||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36086)||1999 RW86|| align=right|13,6|| align=right|3,181|| align=right|0,168|| align=right|6,40|| align=right|5,672||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36087)||1999 RF88|| align=right|14,9|| align=right|2,739|| align=right|0,109|| align=right|4,62|| align=right|4,532||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36088)||1999 RD92|| align=right|13,8|| align=right|3,088|| align=right|0,151|| align=right|11,14|| align=right|5,424||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36089)||1999 RN92|| align=right|14,6|| align=right|3,198|| align=right|0,152|| align=right|1,83|| align=right|5,717||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36090)||1999 RN100|| align=right|13,9|| align=right|2,989|| align=right|0,082|| align=right|9,37|| align=right|5,166||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36091)||1999 RS100|| align=right|13,9|| align=right|2,975|| align=right|0,087|| align=right|9,33|| align=right|5,131||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36092)||1999 RS102|| align=right|13,7|| align=right|3,091|| align=right|0,096|| align=right|8,93|| align=right|5,434||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36093)||1999 RA103|| align=right|12,5|| align=right|3,233|| align=right|0,118|| align=right|6,79|| align=right|5,813||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36094)||1999 RM108|| align=right|14,3|| align=right|2,984|| align=right|0,041|| align=right|8,86|| align=right|5,153||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36095)||1999 RL109|| align=right|13,5|| align=right|3,047|| align=right|0,152|| align=right|10,60|| align=right|5,319||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36096)||1999 RU110|| align=right|13,8|| align=right|3,234|| align=right|0,039|| align=right|15,03|| align=right|5,814||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36097)||1999 RH112|| align=right|14,5|| align=right|2,480|| align=right|0,104|| align=right|6,63|| align=right|3,904||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36098)||1999 RW112|| align=right|13,5|| align=right|2,997|| align=right|0,101|| align=right|9,77|| align=right|5,187||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36099)||1999 RE113|| align=right|14,6|| align=right|2,647|| align=right|0,150|| align=right|12,99|| align=right|4,306||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36100)||1999 RC114|| align=right|13,6|| align=right|3,046|| align=right|0,066|| align=right|7,73|| align=right|5,315||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36101)||1999 RY115|| align=right|13,4|| align=right|3,052|| align=right|0,150|| align=right|12,06|| align=right|5,330||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36102)||1999 RA116|| align=right|13,9|| align=right|2,658|| align=right|0,204|| align=right|14,42|| align=right|4,333||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36103)||1999 RL116|| align=right|14,1|| align=right|2,979|| align=right|0,078|| align=right|8,84|| align=right|5,140||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36104)||1999 RY116|| align=right|14,1|| align=right|2,672|| align=right|0,102|| align=right|11,68|| align=right|4,366||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36105)||1999 RF118|| align=right|14,1|| align=right|2,711|| align=right|0,129|| align=right|13,60|| align=right|4,463||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36106)||1999 RN119|| align=right|13,8|| align=right|2,660|| align=right|0,106|| align=right|12,55|| align=right|4,339||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36107)||1999 RV119|| align=right|14,8|| align=right|2,995|| align=right|0,077|| align=right|14,51|| align=right|5,182||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36108)||1999 RK120|| align=right|15,3|| align=right|2,397|| align=right|0,149|| align=right|4,75|| align=right|3,710||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36109)||1999 RB122|| align=right|14,6|| align=right|3,227|| align=right|0,130|| align=right|5,33|| align=right|5,795||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36110)||1999 RV122|| align=right|14,2|| align=right|3,046|| align=right|0,124|| align=right|6,32|| align=right|5,316||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36111)||1999 RL126|| align=right|15,3|| align=right|2,434|| align=right|0,157|| align=right|4,28|| align=right|3,797||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36112)||1999 RB129|| align=right|12,8|| align=right|3,165|| align=right|0,087|| align=right|23,24|| align=right|5,631||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36113)||1999 RY129|| align=right|14,3|| align=right|3,115|| align=right|0,175|| align=right|2,32|| align=right|5,497||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36114)||1999 RA130|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,162|| align=right|2,65|| align=right|3,692||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36115)||1999 RH133|| align=right|13,8|| align=right|2,761|| align=right|0,124|| align=right|8,17|| align=right|4,587||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36116)||1999 RY133|| align=right|13,8|| align=right|3,006|| align=right|0,039|| align=right|12,31|| align=right|5,211||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36117)||1999 RD135|| align=right|13,2|| align=right|2,989|| align=right|0,119|| align=right|11,36|| align=right|5,167||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36118)||1999 RE135|| align=right|13,4|| align=right|2,710|| align=right|0,033|| align=right|4,80|| align=right|4,460||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36119)||1999 RQ135|| align=right|15,9|| align=right|2,281|| align=right|0,178|| align=right|2,51|| align=right|3,444||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36120)||1999 RS136|| align=right|14,3|| align=right|2,977|| align=right|0,105|| align=right|10,39|| align=right|5,136||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36121)||1999 RO143|| align=right|14,7|| align=right|3,138|| align=right|0,186|| align=right|0,53|| align=right|5,559||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36122)||1999 RG145|| align=right|14,2|| align=right|2,527|| align=right|0,096|| align=right|13,27|| align=right|4,016||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36123)||1999 RS146|| align=right|13,3|| align=right|2,963|| align=right|0,047|| align=right|9,47|| align=right|5,100||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36124)||1999 RF147|| align=right|14,1|| align=right|2,768|| align=right|0,084|| align=right|7,83|| align=right|4,604||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36125)||1999 RG147|| align=right|14,1|| align=right|3,094|| align=right|0,111|| align=right|8,30|| align=right|5,441||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36126)||1999 RH148|| align=right|14,6|| align=right|2,617|| align=right|0,120|| align=right|10,21|| align=right|4,234||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36127)||1999 RJ150|| align=right|13,7|| align=right|3,127|| align=right|0,144|| align=right|7,64|| align=right|5,530||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36128)||1999 RK151|| align=right|14,5|| align=right|2,925|| align=right|0,060|| align=right|3,31|| align=right|5,001||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36129)||1999 RW156|| align=right|14,4|| align=right|2,929|| align=right|0,060|| align=right|1,57|| align=right|5,013||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36130)||1999 RG157|| align=right|14,6|| align=right|2,853|| align=right|0,048|| align=right|2,89|| align=right|4,819||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36131)||1999 RN158|| align=right|14,4|| align=right|3,065|| align=right|0,040|| align=right|11,53|| align=right|5,366||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36132)||1999 RU158|| align=right|13,8|| align=right|3,056|| align=right|0,090|| align=right|11,08|| align=right|5,341||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36133)||1999 RJ159|| align=right|14,7|| align=right|2,859|| align=right|0,012|| align=right|3,44|| align=right|4,834||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36134)||1999 RS162|| align=right|14,6|| align=right|2,776|| align=right|0,227|| align=right|9,17|| align=right|4,625||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36135)||1999 RO163|| align=right|15,1|| align=right|2,588|| align=right|0,214|| align=right|3,02|| align=right|4,163||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36136)||1999 RR165|| align=right|13,7|| align=right|3,017|| align=right|0,046|| align=right|5,25|| align=right|5,239||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36137)||1999 RV167|| align=right|13,0|| align=right|3,247|| align=right|0,059|| align=right|8,61|| align=right|5,850||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36138)||1999 RW167|| align=right|13,4|| align=right|3,069|| align=right|0,047|| align=right|3,98|| align=right|5,375||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36139)||1999 RY167|| align=right|13,9|| align=right|3,174|| align=right|0,123|| align=right|11,16|| align=right|5,654||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36140)||1999 RC168|| align=right|14,0|| align=right|3,277|| align=right|0,177|| align=right|1,93|| align=right|5,932||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36141)||1999 RF170|| align=right|14,4|| align=right|3,242|| align=right|0,104|| align=right|0,91|| align=right|5,836||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36142)||1999 RA173|| align=right|13,3|| align=right|3,102|| align=right|0,044|| align=right|16,57|| align=right|5,463||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36143)||1999 RR173|| align=right|13,3|| align=right|3,032|| align=right|0,135|| align=right|11,80|| align=right|5,279||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36144)||1999 RT173|| align=right|13,7|| align=right|3,177|| align=right|0,046|| align=right|15,62|| align=right|5,663||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36145)||1999 RK178|| align=right|13,2|| align=right|3,171|| align=right|0,047|| align=right|15,91|| align=right|5,646||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36146)||1999 RX181|| align=right|14,2|| align=right|3,189|| align=right|0,181|| align=right|2,83|| align=right|5,693||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36147)||1999 RA186|| align=right|13,8|| align=right|3,096|| align=right|0,102|| align=right|2,14|| align=right|5,447||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36148)||1999 RF192|| align=right|13,5|| align=right|3,033|| align=right|0,127|| align=right|10,52|| align=right|5,280||MBA||13. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36149)||1999 RQ192|| align=right|14,9|| align=right|3,006|| align=right|0,187|| align=right|2,92|| align=right|5,210||MBA||13. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36150)||1999 RE193|| align=right|13,1|| align=right|3,119|| align=right|0,101|| align=right|15,34|| align=right|5,507||MBA||13. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36151)||1999 RG193|| align=right|12,9|| align=right|3,089|| align=right|0,059|| align=right|10,87|| align=right|5,428||MBA||13. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36152)||1999 RE196|| align=right|13,5|| align=right|2,974|| align=right|0,050|| align=right|9,46|| align=right|5,129||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36153)||1999 RF201|| align=right|14,5|| align=right|2,624|| align=right|0,227|| align=right|11,89|| align=right|4,250||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36154)||1999 RY202|| align=right|12,8|| align=right|3,004|| align=right|0,141|| align=right|15,64|| align=right|5,205||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36155)||1999 RO206|| align=right|12,7|| align=right|3,226|| align=right|0,123|| align=right|15,81|| align=right|5,794||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36156)||1999 RQ206|| align=right|12,2|| align=right|3,230|| align=right|0,082|| align=right|13,95|| align=right|5,805||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36157)||1999 RH210|| align=right|13,7|| align=right|2,978|| align=right|0,093|| align=right|9,27|| align=right|5,140||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36158)||1999 RL216|| align=right|14,1|| align=right|3,139|| align=right|0,136|| align=right|10,63|| align=right|5,561||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36159)||1999 RZ217|| align=right|15,0|| align=right|2,786|| align=right|0,099|| align=right|12,59|| align=right|4,650||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(36160)||1999 RZ218|| align=right|14,1|| align=right|3,096|| align=right|0,064|| align=right|10,24|| align=right|5,446||MBA||5. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36161)||1999 RB220|| align=right|13,9|| align=right|2,984|| align=right|0,093|| align=right|11,94|| align=right|5,155||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36162)||1999 RX221|| align=right|13,5|| align=right|3,122|| align=right|0,100|| align=right|11,73|| align=right|5,515||MBA||6. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(36163)||1999 RQ222|| align=right|13,0|| align=right|3,203|| align=right|0,132|| align=right|22,60|| align=right|5,732||MBA||7. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(36164)||1999 RN226|| align=right|14,1|| align=right|2,810|| align=right|0,075|| align=right|5,65|| align=right|4,710||MBA||5. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(36165)||1999 RB227|| align=right|15,0|| align=right|2,737|| align=right|0,161|| align=right|9,00|| align=right|4,526||MBA||5. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(36166)||1999 RY228|| align=right|14,9|| align=right|3,010|| align=right|0,056|| align=right|1,98|| align=right|5,220||MBA||5. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(36167)||1999 RG230|| align=right|13,4|| align=right|3,159|| align=right|0,051|| align=right|8,48|| align=right|5,613||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(36168)||1999 RF233|| align=right|13,6|| align=right|3,068|| align=right|0,101|| align=right|10,46|| align=right|5,374||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(36169)||1999 RG240|| align=right|14,0|| align=right|2,981|| align=right|0,083|| align=right|12,33|| align=right|5,146||MBA||11. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36170)||1999 RC242|| align=right|13,6|| align=right|3,003|| align=right|0,064|| align=right|9,54|| align=right|5,204||MBA||12. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36171)||1999 RM242|| align=right|14,8|| align=right|3,056|| align=right|0,322|| align=right|7,51|| align=right|5,340||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36172)||1999 RH247|| align=right|14,8|| align=right|2,925|| align=right|0,087|| align=right|1,71|| align=right|5,001||MBA||4. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(36173)||1999 SN1|| align=right|13,2|| align=right|2,620|| align=right|0,132|| align=right|14,38|| align=right|4,239||MBA||17. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(36174)||1999 SW2|| align=right|13,9|| align=right|2,946|| align=right|0,086|| align=right|1,40|| align=right|5,057||MBA||23. září 1999||Ondřejov||M. Wolf; L. Šarounová
|-
|(36175)||1999 ST6|| align=right|13,6|| align=right|3,109|| align=right|0,044|| align=right|15,10|| align=right|5,480||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36176)||1999 SR9|| align=right|15,3|| align=right|2,235|| align=right|0,226|| align=right|5,87|| align=right|3,340||MBA||29. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(36177)||1999 SJ14|| align=right|13,5|| align=right|3,081|| align=right|0,057|| align=right|8,61|| align=right|5,407||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36178)||1999 SP16|| align=right|13,9|| align=right|3,196|| align=right|0,044|| align=right|6,23|| align=right|5,713||MBA||29. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(36179)||1999 SP19|| align=right|13,8|| align=right|2,969|| align=right|0,150|| align=right|11,27|| align=right|5,115||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36180)||1999 SQ19|| align=right|13,0|| align=right|3,179|| align=right|0,100|| align=right|12,37|| align=right|5,667||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36181)||1999 TT10|| align=right|12,8|| align=right|3,024|| align=right|0,092|| align=right|11,22|| align=right|5,258||MBA||8. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(36182) Montigiani||1999 TY12|| align=right|13,5|| align=right|3,976|| align=right|0,204|| align=right|4,49|| align=right|7,928||HLD||10. října 1999||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(36183)||1999 TX16|| align=right|16,4|| align=right|1,552|| align=right|0,333|| align=right|38,22|| align=right|1,933||AMR||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36184)||1999 TQ17|| align=right|16,6|| align=right|2,388|| align=right|0,150|| align=right|0,42|| align=right|3,689||MBA||14. října 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(36185)||1999 TG25|| align=right|13,4|| align=right|2,792|| align=right|0,200|| align=right|7,45|| align=right|4,666||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36186)||1999 TC31|| align=right|13,4|| align=right|3,167|| align=right|0,113|| align=right|13,07|| align=right|5,634||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36187)||1999 TB37|| align=right|13,2|| align=right|3,211|| align=right|0,166|| align=right|7,07|| align=right|5,754||MBA||13. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36188)||1999 TD37|| align=right|13,5|| align=right|2,699|| align=right|0,152|| align=right|13,28|| align=right|4,433||MBA||13. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36189)||1999 TS37|| align=right|14,7|| align=right|2,760|| align=right|0,175|| align=right|5,41|| align=right|4,585||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(36190)||1999 TG40|| align=right|14,5|| align=right|2,672|| align=right|0,158|| align=right|11,67|| align=right|4,367||MBA||5. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(36191)||1999 TY78|| align=right|14,6|| align=right|3,216|| align=right|0,139|| align=right|1,92|| align=right|5,766||MBA||11. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(36192)||1999 TC89|| align=right|13,5|| align=right|2,741|| align=right|0,214|| align=right|9,06|| align=right|4,537||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36193)||1999 TD89|| align=right|14,3|| align=right|3,060|| align=right|0,095|| align=right|3,50|| align=right|5,352||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36194)||1999 TP89|| align=right|14,2|| align=right|3,041|| align=right|0,180|| align=right|11,36|| align=right|5,302||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36195)||1999 TG90|| align=right|14,3|| align=right|2,888|| align=right|0,193|| align=right|2,65|| align=right|4,907||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36196)||1999 TT90|| align=right|13,3|| align=right|2,987|| align=right|0,059|| align=right|10,47|| align=right|5,161||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36197)||1999 TZ91|| align=right|13,9|| align=right|2,749|| align=right|0,203|| align=right|9,95|| align=right|4,558||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36198)||1999 TF92|| align=right|13,1|| align=right|3,011|| align=right|0,038|| align=right|10,53|| align=right|5,223||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36199)||1999 TD93|| align=right|14,6|| align=right|2,769|| align=right|0,193|| align=right|14,94|| align=right|4,608||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36200)||1999 TA97|| align=right|13,5|| align=right|3,204|| align=right|0,166|| align=right|16,16|| align=right|5,733||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36201)||1999 TE98|| align=right|13,4|| align=right|3,061|| align=right|0,121|| align=right|12,33|| align=right|5,354||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36202)||1999 TG98|| align=right|13,7|| align=right|2,995|| align=right|0,112|| align=right|11,18|| align=right|5,184||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36203)||1999 TZ98|| align=right|13,0|| align=right|3,153|| align=right|0,051|| align=right|13,31|| align=right|5,598||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36204)||1999 TM101|| align=right|13,0|| align=right|3,176|| align=right|0,030|| align=right|22,23|| align=right|5,658||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36205)||1999 TV101|| align=right|12,7|| align=right|3,242|| align=right|0,061|| align=right|12,76|| align=right|5,837||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36206)||1999 TK107|| align=right|14,2|| align=right|3,002|| align=right|0,101|| align=right|9,54|| align=right|5,200||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36207)||1999 TB110|| align=right|14,7|| align=right|2,759|| align=right|0,170|| align=right|7,34|| align=right|4,583||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36208)||1999 TB120|| align=right|13,3|| align=right|3,210|| align=right|0,096|| align=right|6,37|| align=right|5,749||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36209)||1999 TY130|| align=right|14,1|| align=right|3,131|| align=right|0,014|| align=right|12,17|| align=right|5,540||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36210)||1999 TD144|| align=right|13,1|| align=right|2,987|| align=right|0,048|| align=right|11,37|| align=right|5,161||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36211)||1999 TM152|| align=right|13,6|| align=right|3,236|| align=right|0,149|| align=right|2,76|| align=right|5,819||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36212)||1999 TU154|| align=right|13,7|| align=right|3,115|| align=right|0,109|| align=right|6,29|| align=right|5,496||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36213)||1999 TU158|| align=right|14,4|| align=right|2,873|| align=right|0,084|| align=right|5,65|| align=right|4,870||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36214)||1999 TH201|| align=right|14,1|| align=right|3,151|| align=right|0,045|| align=right|10,81|| align=right|5,593||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36215)||1999 TG214|| align=right|12,2|| align=right|3,207|| align=right|0,169|| align=right|10,87|| align=right|5,742||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36216)||1999 TK215|| align=right|13,5|| align=right|3,206|| align=right|0,117|| align=right|2,88|| align=right|5,739||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36217)||1999 TN216|| align=right|14,3|| align=right|3,163|| align=right|0,079|| align=right|4,70|| align=right|5,626||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36218)||1999 TK220|| align=right|14,4|| align=right|2,574|| align=right|0,182|| align=right|7,06|| align=right|4,129||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(36219)||1999 TM221|| align=right|13,7|| align=right|3,121|| align=right|0,148|| align=right|6,44|| align=right|5,513||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36220)||1999 TW231|| align=right|14,2|| align=right|3,194|| align=right|0,100|| align=right|15,21|| align=right|5,709||MBA||5. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(36221)||1999 TS244|| align=right|13,8|| align=right|3,234|| align=right|0,066|| align=right|5,07|| align=right|5,816||MBA||7. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(36222)||1999 TG246|| align=right|13,3|| align=right|3,104|| align=right|0,152|| align=right|6,80|| align=right|5,467||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(36223)||1999 TJ267|| align=right|14,3|| align=right|2,691|| align=right|0,138|| align=right|12,09|| align=right|4,413||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36224)||1999 TE268|| align=right|13,6|| align=right|3,247|| align=right|0,077|| align=right|12,57|| align=right|5,851||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36225)||1999 TW270|| align=right|13,5|| align=right|3,243|| align=right|0,044|| align=right|9,05|| align=right|5,840||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36226) Mackerras||1999 UQ4|| align=right|14,0|| align=right|3,149|| align=right|0,091|| align=right|5,73|| align=right|5,586||MBA||31. října 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(36227)||1999 UR5|| align=right|13,0|| align=right|3,228|| align=right|0,147|| align=right|10,75|| align=right|5,799||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(36228)||1999 UK9|| align=right|14,0|| align=right|3,168|| align=right|0,141|| align=right|4,53|| align=right|5,637||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(36229)||1999 UE13|| align=right|14,1|| align=right|3,147|| align=right|0,103|| align=right|4,79|| align=right|5,583||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(36230)||1999 UD15|| align=right|12,9|| align=right|3,065|| align=right|0,097|| align=right|9,93|| align=right|5,364||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(36231)||1999 UG16|| align=right|13,6|| align=right|3,017|| align=right|0,015|| align=right|9,73|| align=right|5,240||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(36232)||1999 US26|| align=right|14,4|| align=right|3,134|| align=right|0,123|| align=right|4,02|| align=right|5,547||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(36233)||1999 UJ27|| align=right|14,4|| align=right|2,928|| align=right|0,026|| align=right|1,23|| align=right|5,009||MBA||30. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(36234)||1999 UB42|| align=right|13,6|| align=right|3,175|| align=right|0,122|| align=right|7,98|| align=right|5,657||MBA||20. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36235) Sergebaudo||1999 VJ|| align=right|14,6|| align=right|2,632|| align=right|0,133|| align=right|15,76|| align=right|4,268||MBA||1. listopadu 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(36236)||1999 VV|| align=right|16,3|| align=right|1,333|| align=right|0,424|| align=right|58,05|| align=right|1,539||APL||1. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36237)||1999 VX11|| align=right|12,8|| align=right|2,891|| align=right|0,162|| align=right|10,00|| align=right|4,916||MBA||10. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(36238)||1999 VX19|| align=right|13,6|| align=right|3,078|| align=right|0,287|| align=right|3,78|| align=right|5,399||MBA||8. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(36239)||1999 VA30|| align=right|14,3|| align=right|3,129|| align=right|0,183|| align=right|2,28|| align=right|5,533||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36240)||1999 VN44|| align=right|14,0|| align=right|2,617|| align=right|0,157|| align=right|27,97|| align=right|4,234||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(36241)||1999 VM48|| align=right|12,9|| align=right|3,195|| align=right|0,112|| align=right|4,29|| align=right|5,710||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36242)||1999 VX71|| align=right|13,6|| align=right|3,034|| align=right|0,050|| align=right|9,40|| align=right|5,285||MBA||5. listopadu 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(36243)||1999 VP81|| align=right|13,2|| align=right|3,087|| align=right|0,057|| align=right|11,44|| align=right|5,422||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36244)||1999 VJ85|| align=right|14,5|| align=right|2,411|| align=right|0,248|| align=right|23,20|| align=right|3,744||MBA||5. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(36245)||1999 VP86|| align=right|14,8|| align=right|2,746|| align=right|0,024|| align=right|10,20|| align=right|4,550||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36246)||1999 VN108|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,211|| align=right|2,86|| align=right|3,688||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36247)||1999 VY155|| align=right|14,6|| align=right|2,610|| align=right|0,065|| align=right|14,49|| align=right|4,217||MBA||12. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36248)||1999 VA176|| align=right|13,8|| align=right|3,001|| align=right|0,078|| align=right|9,09|| align=right|5,198||MBA||2. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(36249)||1999 VT178|| align=right|13,6|| align=right|3,382|| align=right|0,071|| align=right|12,12|| align=right|6,219||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36250)||1999 VB179|| align=right|13,6|| align=right|3,053|| align=right|0,120|| align=right|12,48|| align=right|5,333||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36251)||1999 VB181|| align=right|13,7|| align=right|2,948|| align=right|0,056|| align=right|2,05|| align=right|5,061||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36252)||1999 VS190|| align=right|15,2|| align=right|2,782|| align=right|0,033|| align=right|4,26|| align=right|4,639||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36253)||1999 XT11|| align=right|13,1|| align=right|3,212|| align=right|0,074|| align=right|11,22|| align=right|5,756||MBA||6. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(36254)||1999 XM17|| align=right|13,0|| align=right|3,068|| align=right|0,044|| align=right|11,95|| align=right|5,372||MBA||2. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36255)||1999 XR17|| align=right|14,9|| align=right|2,586|| align=right|0,191|| align=right|14,14|| align=right|4,157||MBA||2. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36256)||1999 XT17|| align=right|12,4|| align=right|2,940|| align=right|0,121|| align=right|11,01|| align=right|5,040||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36257)||1999 XT20|| align=right|13,6|| align=right|3,132|| align=right|0,150|| align=right|2,50|| align=right|5,542||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36258)||1999 XG73|| align=right|15,8|| align=right|2,345|| align=right|0,161|| align=right|2,03|| align=right|3,590||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36259)||1999 XM74|| align=right|11,4|| align=right|5,269|| align=right|0,092|| align=right|18,86|| align=right|12,10||JUT||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36260)||1999 XQ111|| align=right|13,7|| align=right|2,693|| align=right|0,207|| align=right|11,94|| align=right|4,420||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36261)||1999 XE116|| align=right|13,5|| align=right|2,919|| align=right|0,265|| align=right|10,84|| align=right|4,986||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(36262)||1999 XO117|| align=right|13,1|| align=right|3,044|| align=right|0,011|| align=right|9,06|| align=right|5,310||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(36263)||1999 XB147|| align=right|14,9|| align=right|2,544|| align=right|0,157|| align=right|7,20|| align=right|4,058||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(36264)||1999 XL152|| align=right|13,3|| align=right|2,984|| align=right|0,097|| align=right|10,91|| align=right|5,155||MBA||13. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36265)||1999 XV156|| align=right|12,3|| align=right|5,179|| align=right|0,025|| align=right|6,10|| align=right|11,79||JUT||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36266)||1999 XA192|| align=right|14,2|| align=right|2,467|| align=right|0,096|| align=right|5,77|| align=right|3,875||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36267)||1999 XB211|| align=right|10,7|| align=right|5,192|| align=right|0,092|| align=right|19,71|| align=right|11,83||JUT||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36268)||1999 XT213|| align=right|12,2|| align=right|5,193|| align=right|0,042|| align=right|11,01|| align=right|11,84||JUT||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36269)||1999 XB214|| align=right|11,4|| align=right|5,251|| align=right|0,064|| align=right|18,00|| align=right|12,04||JUT||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36270)||1999 XS248|| align=right|11,7|| align=right|5,225|| align=right|0,066|| align=right|8,91|| align=right|11,95||JUT||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(36271)||2000 AV19|| align=right|12,3|| align=right|5,232|| align=right|0,050|| align=right|11,73|| align=right|11,97||JUT||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36272)||2000 AJ51|| align=right|13,0|| align=right|3,253|| align=right|0,052|| align=right|8,00|| align=right|5,867||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36273)||2000 AM68|| align=right|13,8|| align=right|2,768|| align=right|0,172|| align=right|36,28|| align=right|4,606||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36274)||2000 AV107|| align=right|11,8|| align=right|3,997|| align=right|0,170|| align=right|15,56|| align=right|7,990||HLD||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36275)||2000 AO138|| align=right|13,9|| align=right|2,964|| align=right|0,070|| align=right|10,83|| align=right|5,101||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36276)||2000 AE167|| align=right|14,7|| align=right|2,559|| align=right|0,161|| align=right|14,91|| align=right|4,093||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36277)||2000 AG172|| align=right|13,5|| align=right|2,584|| align=right|0,129|| align=right|8,12|| align=right|4,153||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36278)||2000 AG229|| align=right|13,5|| align=right|3,123|| align=right|0,178|| align=right|16,56|| align=right|5,517||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36279)||2000 BQ5|| align=right|11,0|| align=right|5,298|| align=right|0,100|| align=right|31,18|| align=right|12,20||JUT||27. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36280)||2000 CJ77|| align=right|15,3|| align=right|2,707|| align=right|0,006|| align=right|1,12|| align=right|4,453||MBA||1. února 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(36281)||2000 CN85|| align=right|14,8|| align=right|2,847|| align=right|0,019|| align=right|3,20|| align=right|4,804||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36282)||2000 CT98|| align=right|14,8|| align=right|2,235|| align=right|0,260|| align=right|6,91|| align=right|3,340||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(36283)||2000 DV3|| align=right|14,8|| align=right|1,922|| align=right|0,046|| align=right|24,65|| align=right|2,665||MBA||26. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36284)||2000 DM8|| align=right|15,0|| align=right|1,484|| align=right|0,555|| align=right|46,75|| align=right|1,808||APL||27. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36285)||2000 DW103|| align=right|14,7|| align=right|2,294|| align=right|0,141|| align=right|5,08|| align=right|3,473||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36286)||2000 EL14|| align=right|16,1|| align=right|2,395|| align=right|0,133|| align=right|3,97|| align=right|3,707||MBA||5. března 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(36287)||2000 ER45|| align=right|15,0|| align=right|2,386|| align=right|0,202|| align=right|0,46|| align=right|3,684||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36288)||2000 EQ170|| align=right|15,2|| align=right|2,409|| align=right|0,102|| align=right|7,78|| align=right|3,739||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36289)||2000 FP11|| align=right|12,0|| align=right|3,171|| align=right|0,130|| align=right|16,97|| align=right|5,646||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36290)||2000 FM30|| align=right|14,5|| align=right|2,555|| align=right|0,286|| align=right|6,78|| align=right|4,084||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36291)||2000 GG98|| align=right|13,6|| align=right|2,770|| align=right|0,120|| align=right|7,45|| align=right|4,611||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36292)||2000 GX122|| align=right|14,6|| align=right|2,286|| align=right|0,115|| align=right|6,15|| align=right|3,455||MBA||11. dubna 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(36293)||2000 GQ144|| align=right|15,0|| align=right|2,365|| align=right|0,217|| align=right|0,78|| align=right|3,635||MBA||7. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(36294)||2000 GS152|| align=right|13,6|| align=right|2,457|| align=right|0,213|| align=right|23,42|| align=right|3,851||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36295)||2000 HV30|| align=right|15,6|| align=right|2,314|| align=right|0,247|| align=right|2,23|| align=right|3,519||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36296)||2000 HP49|| align=right|15,1|| align=right|2,407|| align=right|0,197|| align=right|1,89|| align=right|3,734||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36297)||2000 JM5|| align=right|14,7|| align=right|3,055|| align=right|0,225|| align=right|2,74|| align=right|5,340||MBA||5. května 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(36298)||2000 JF10|| align=right|14,4|| align=right|1,931|| align=right|0,058|| align=right|23,77|| align=right|2,683||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36299)||2000 JA16|| align=right|16,1|| align=right|1,888|| align=right|0,042|| align=right|22,69|| align=right|2,594||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36300)||2000 JE19|| align=right|14,7|| align=right|2,520|| align=right|0,225|| align=right|16,81|| align=right|4,000||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36301)||2000 JK21|| align=right|14,9|| align=right|2,430|| align=right|0,172|| align=right|2,53|| align=right|3,787||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36302)||2000 JX33|| align=right|14,9|| align=right|2,735|| align=right|0,096|| align=right|3,96|| align=right|4,523||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36303)||2000 JM54|| align=right|14,9|| align=right|2,220|| align=right|0,191|| align=right|4,49|| align=right|3,307||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36304)||2000 JY56|| align=right|14,6|| align=right|2,580|| align=right|0,179|| align=right|3,39|| align=right|4,144||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36305)||2000 JZ56|| align=right|16,2|| align=right|2,415|| align=right|0,135|| align=right|1,62|| align=right|3,753||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36306)||2000 JK58|| align=right|15,2|| align=right|2,357|| align=right|0,225|| align=right|2,74|| align=right|3,618||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36307)||2000 JY65|| align=right|13,5|| align=right|2,589|| align=right|0,201|| align=right|14,02|| align=right|4,166||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36308)||2000 KX3|| align=right|16,6|| align=right|2,364|| align=right|0,228|| align=right|4,07|| align=right|3,634||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36309)||2000 KS29|| align=right|15,8|| align=right|2,189|| align=right|0,093|| align=right|3,95|| align=right|3,238||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36310)||2000 KN31|| align=right|13,4|| align=right|3,020|| align=right|0,091|| align=right|1,42|| align=right|5,246||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36311)||2000 KK48|| align=right|14,6|| align=right|2,210|| align=right|0,122|| align=right|6,09|| align=right|3,285||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36312)||2000 KO50|| align=right|15,6|| align=right|2,237|| align=right|0,163|| align=right|7,76|| align=right|3,346||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36313)||2000 KE67|| align=right|14,8|| align=right|2,332|| align=right|0,171|| align=right|23,13|| align=right|3,560||MBA||31. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36314)||2000 LH4|| align=right|13,0|| align=right|3,164|| align=right|0,232|| align=right|16,10|| align=right|5,626||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36315)||2000 LP9|| align=right|13,8|| align=right|2,943|| align=right|0,058|| align=right|1,15|| align=right|5,048||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36316)||2000 LC12|| align=right|14,6|| align=right|1,996|| align=right|0,093|| align=right|20,44|| align=right|2,819||MBA||4. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36317)||2000 LL12|| align=right|14,5|| align=right|2,560|| align=right|0,291|| align=right|4,46|| align=right|4,095||MBA||5. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36318)||2000 LJ18|| align=right|13,7|| align=right|2,887|| align=right|0,415|| align=right|9,39|| align=right|4,905||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36319)||2000 LO20|| align=right|14,8|| align=right|2,220|| align=right|0,183|| align=right|4,88|| align=right|3,308||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36320)||2000 LD23|| align=right|15,4|| align=right|2,331|| align=right|0,110|| align=right|5,97|| align=right|3,559||MBA||1. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36321)||2000 LS23|| align=right|13,5|| align=right|2,294|| align=right|0,105|| align=right|22,11|| align=right|3,474||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36322)||2000 LB26|| align=right|14,7|| align=right|2,285|| align=right|0,258|| align=right|19,71|| align=right|3,452||MBA||1. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36323)||2000 LF27|| align=right|15,3|| align=right|2,338|| align=right|0,245|| align=right|2,63|| align=right|3,574||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36324)||2000 LT27|| align=right|15,0|| align=right|2,570|| align=right|0,223|| align=right|2,89|| align=right|4,119||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36325)||2000 LF29|| align=right|14,8|| align=right|2,589|| align=right|0,237|| align=right|3,30|| align=right|4,166||MBA||9. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36326)||2000 LH29|| align=right|15,7|| align=right|2,436|| align=right|0,234|| align=right|0,84|| align=right|3,801||MBA||11. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36327)||2000 LV33|| align=right|15,0|| align=right|2,231|| align=right|0,247|| align=right|6,77|| align=right|3,332||MBA||4. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36328)||2000 LR35|| align=right|15,4|| align=right|2,277|| align=right|0,213|| align=right|3,54|| align=right|3,436||MBA||1. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36329)||2000 LU35|| align=right|15,6|| align=right|2,383|| align=right|0,233|| align=right|5,63|| align=right|3,679||MBA||1. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36330)||2000 MF5|| align=right|16,1|| align=right|2,357|| align=right|0,210|| align=right|0,48|| align=right|3,617||MBA||26. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36331)||2000 MN5|| align=right|14,7|| align=right|2,363|| align=right|0,234|| align=right|2,18|| align=right|3,631||MBA||26. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36332)||2000 ND1|| align=right|14,5|| align=right|2,669|| align=right|0,103|| align=right|27,96|| align=right|4,361||MBA||2. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(36333)||2000 NV4|| align=right|15,2|| align=right|2,320|| align=right|0,251|| align=right|1,75|| align=right|3,532||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36334)||2000 NZ4|| align=right|14,5|| align=right|2,469|| align=right|0,248|| align=right|4,53|| align=right|3,880||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36335)||2000 NA5|| align=right|15,1|| align=right|2,389|| align=right|0,231|| align=right|2,33|| align=right|3,693||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36336)||2000 ND5|| align=right|15,2|| align=right|2,588|| align=right|0,319|| align=right|3,74|| align=right|4,162||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36337)||2000 NK7|| align=right|15,5|| align=right|2,273|| align=right|0,116|| align=right|4,67|| align=right|3,426||MBA||4. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(36338)||2000 NN9|| align=right|13,5|| align=right|3,188|| align=right|0,177|| align=right|7,65|| align=right|5,692||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36339)||2000 NF10|| align=right|16,5|| align=right|2,443|| align=right|0,129|| align=right|1,10|| align=right|3,819||MBA||7. července 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(36340)||2000 NT13|| align=right|14,6|| align=right|2,463|| align=right|0,205|| align=right|1,56|| align=right|3,866||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36341)||2000 NS15|| align=right|15,7|| align=right|2,156|| align=right|0,208|| align=right|2,09|| align=right|3,165||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36342)||2000 NX15|| align=right|15,4|| align=right|2,384|| align=right|0,247|| align=right|4,76|| align=right|3,680||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36343)||2000 NZ15|| align=right|14,0|| align=right|2,665|| align=right|0,226|| align=right|28,03|| align=right|4,351||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36344)||2000 NP19|| align=right|15,2|| align=right|2,211|| align=right|0,172|| align=right|5,91|| align=right|3,286||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36345)||2000 NS19|| align=right|15,9|| align=right|2,558|| align=right|0,233|| align=right|6,22|| align=right|4,090||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36346)||2000 NE20|| align=right|14,4|| align=right|2,545|| align=right|0,260|| align=right|11,86|| align=right|4,059||MBA||6. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(36347)||2000 NT21|| align=right|15,7|| align=right|2,725|| align=right|0,203|| align=right|2,13|| align=right|4,498||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36348)||2000 NS23|| align=right|13,8|| align=right|3,088|| align=right|0,263|| align=right|16,64|| align=right|5,425||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36349)||2000 NZ23|| align=right|15,0|| align=right|2,537|| align=right|0,275|| align=right|6,32|| align=right|4,039||MBA||5. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(36350)||2000 NP24|| align=right|14,6|| align=right|2,771|| align=right|0,209|| align=right|8,76|| align=right|4,612||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36351)||2000 NW24|| align=right|14,8|| align=right|2,580|| align=right|0,098|| align=right|2,20|| align=right|4,143||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36352)||2000 NE25|| align=right|15,0|| align=right|2,859|| align=right|0,057|| align=right|3,18|| align=right|4,832||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36353)||2000 NP26|| align=right|15,8|| align=right|2,234|| align=right|0,185|| align=right|3,51|| align=right|3,339||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36354)||2000 NE27|| align=right|14,8|| align=right|2,481|| align=right|0,188|| align=right|4,91|| align=right|3,908||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36355)||2000 NJ27|| align=right|15,3|| align=right|2,220|| align=right|0,115|| align=right|3,59|| align=right|3,307||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36356)||2000 NY28|| align=right|15,1|| align=right|2,538|| align=right|0,255|| align=right|5,27|| align=right|4,043||MBA||2. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(36357)||2000 OQ2|| align=right|14,8|| align=right|2,162|| align=right|0,162|| align=right|2,66|| align=right|3,179||MBA||28. července 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(36358)||2000 OY2|| align=right|14,8|| align=right|2,582|| align=right|0,214|| align=right|9,20|| align=right|4,147||MBA||29. července 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(36359)||2000 OE3|| align=right|15,3|| align=right|2,229|| align=right|0,225|| align=right|5,06|| align=right|3,328||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36360)||2000 OH3|| align=right|14,0|| align=right|2,195|| align=right|0,145|| align=right|9,07|| align=right|3,252||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36361)||2000 OS4|| align=right|15,8|| align=right|2,319|| align=right|0,165|| align=right|4,34|| align=right|3,532||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36362)||2000 OV4|| align=right|15,7|| align=right|2,154|| align=right|0,145|| align=right|5,95|| align=right|3,161||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36363)||2000 OB5|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,143|| align=right|6,36|| align=right|3,485||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36364)||2000 OT5|| align=right|14,9|| align=right|2,386|| align=right|0,297|| align=right|6,16|| align=right|3,685||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36365)||2000 OO9|| align=right|14,4|| align=right|2,692|| align=right|0,215|| align=right|14,04|| align=right|4,416||MBA||30. července 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(36366)||2000 OA10|| align=right|15,9|| align=right|2,259|| align=right|0,164|| align=right|2,86|| align=right|3,394||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36367)||2000 OF12|| align=right|15,9|| align=right|2,296|| align=right|0,210|| align=right|6,95|| align=right|3,479||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36368)||2000 OG12|| align=right|15,3|| align=right|2,408|| align=right|0,223|| align=right|3,38|| align=right|3,735||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36369)||2000 OD13|| align=right|15,4|| align=right|2,318|| align=right|0,149|| align=right|2,30|| align=right|3,527||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36370)||2000 OT14|| align=right|14,7|| align=right|2,429|| align=right|0,210|| align=right|3,48|| align=right|3,786||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36371)||2000 OA16|| align=right|15,2|| align=right|2,273|| align=right|0,156|| align=right|5,56|| align=right|3,426||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36372)||2000 OD16|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,204|| align=right|2,32|| align=right|3,692||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36373)||2000 OJ16|| align=right|14,9|| align=right|2,313|| align=right|0,179|| align=right|3,25|| align=right|3,517||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36374)||2000 OO16|| align=right|15,7|| align=right|2,310|| align=right|0,045|| align=right|6,00|| align=right|3,510||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36375)||2000 OT16|| align=right|15,6|| align=right|2,178|| align=right|0,156|| align=right|2,99|| align=right|3,215||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36376)||2000 OH17|| align=right|15,9|| align=right|2,135|| align=right|0,097|| align=right|2,28|| align=right|3,118||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36377)||2000 OL18|| align=right|15,0|| align=right|2,336|| align=right|0,142|| align=right|7,28|| align=right|3,570||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36378)||2000 OL19|| align=right|14,2|| align=right|2,424|| align=right|0,208|| align=right|4,85|| align=right|3,773||MBA||29. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36379)||2000 OA24|| align=right|13,0|| align=right|2,912|| align=right|0,309|| align=right|8,44|| align=right|4,969||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36380)||2000 OL27|| align=right|14,0|| align=right|2,686|| align=right|0,209|| align=right|5,95|| align=right|4,401||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36381)||2000 OW27|| align=right|15,8|| align=right|2,246|| align=right|0,171|| align=right|6,97|| align=right|3,365||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36382)||2000 OC28|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,109|| align=right|6,37|| align=right|3,530||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36383)||2000 OW28|| align=right|14,9|| align=right|2,362|| align=right|0,153|| align=right|6,64|| align=right|3,628||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36384)||2000 OJ31|| align=right|15,1|| align=right|2,324|| align=right|0,052|| align=right|6,15|| align=right|3,542||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36385)||2000 OT31|| align=right|16,0|| align=right|2,303|| align=right|0,178|| align=right|6,04|| align=right|3,494||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36386)||2000 OE32|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,195|| align=right|3,46|| align=right|4,058||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36387)||2000 OR32|| align=right|14,5|| align=right|2,556|| align=right|0,230|| align=right|5,46|| align=right|4,085||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36388)||2000 OY32|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,168|| align=right|4,09|| align=right|3,551||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36389)||2000 OT33|| align=right|15,8|| align=right|2,292|| align=right|0,119|| align=right|6,53|| align=right|3,469||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36390)||2000 OV39|| align=right|14,3|| align=right|2,569|| align=right|0,208|| align=right|17,79|| align=right|4,116||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36391)||2000 OO40|| align=right|15,6|| align=right|2,230|| align=right|0,121|| align=right|8,30|| align=right|3,331||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36392)||2000 OZ40|| align=right|12,8|| align=right|3,127|| align=right|0,207|| align=right|8,09|| align=right|5,528||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36393)||2000 OM42|| align=right|15,3|| align=right|2,577|| align=right|0,198|| align=right|8,84|| align=right|4,136||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36394)||2000 OP42|| align=right|15,1|| align=right|2,548|| align=right|0,198|| align=right|5,50|| align=right|4,066||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36395)||2000 OS42|| align=right|14,8|| align=right|2,604|| align=right|0,199|| align=right|4,29|| align=right|4,201||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36396)||2000 OE44|| align=right|14,8|| align=right|2,271|| align=right|0,072|| align=right|6,11|| align=right|3,421||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36397)||2000 OL44|| align=right|14,6|| align=right|2,615|| align=right|0,180|| align=right|15,26|| align=right|4,229||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36398)||2000 OQ45|| align=right|14,0|| align=right|2,428|| align=right|0,057|| align=right|10,77|| align=right|3,783||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36399)||2000 OV46|| align=right|15,1|| align=right|2,310|| align=right|0,189|| align=right|4,71|| align=right|3,511||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36400)||2000 OE47|| align=right|15,3|| align=right|2,618|| align=right|0,177|| align=right|0,67|| align=right|4,236||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36401)||2000 OK47|| align=right|15,6|| align=right|2,240|| align=right|0,214|| align=right|3,11|| align=right|3,352||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36402)||2000 OT47|| align=right|14,5|| align=right|2,536|| align=right|0,157|| align=right|2,73|| align=right|4,037||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36403)||2000 OW47|| align=right|15,9|| align=right|2,306|| align=right|0,270|| align=right|2,80|| align=right|3,502||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36404)||2000 OZ47|| align=right|13,9|| align=right|2,568|| align=right|0,226|| align=right|10,54|| align=right|4,115||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36405)||2000 OB48|| align=right|14,6|| align=right|2,285|| align=right|0,149|| align=right|2,78|| align=right|3,454||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36406)||2000 OQ48|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,191|| align=right|4,90|| align=right|3,549||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36407)||2000 OZ48|| align=right|15,3|| align=right|2,572|| align=right|0,259|| align=right|6,00|| align=right|4,125||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36408)||2000 OB49|| align=right|14,2|| align=right|2,393|| align=right|0,230|| align=right|3,10|| align=right|3,700||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36409)||2000 OH49|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,202|| align=right|3,41|| align=right|3,710||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36410)||2000 OL49|| align=right|15,0|| align=right|2,341|| align=right|0,155|| align=right|6,68|| align=right|3,582||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36411)||2000 OM49|| align=right|14,0|| align=right|2,548|| align=right|0,120|| align=right|15,50|| align=right|4,067||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36412)||2000 OP49|| align=right|14,2|| align=right|2,277|| align=right|0,160|| align=right|4,70|| align=right|3,434||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36413)||2000 OW49|| align=right|14,5|| align=right|2,358|| align=right|0,163|| align=right|7,01|| align=right|3,620||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36414)||2000 OE50|| align=right|13,5|| align=right|2,631|| align=right|0,154|| align=right|12,76|| align=right|4,267||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36415)||2000 OL50|| align=right|14,6|| align=right|2,595|| align=right|0,255|| align=right|5,81|| align=right|4,179||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36416)||2000 OO50|| align=right|14,0|| align=right|2,521|| align=right|0,230|| align=right|10,38|| align=right|4,002||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36417)||2000 OQ52|| align=right|15,4|| align=right|2,397|| align=right|0,201|| align=right|0,98|| align=right|3,710||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36418)||2000 OC57|| align=right|16,1|| align=right|2,306|| align=right|0,165|| align=right|2,42|| align=right|3,501||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36419)||2000 OF59|| align=right|15,2|| align=right|2,232|| align=right|0,113|| align=right|3,19|| align=right|3,334||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36420)||2000 OG60|| align=right|15,4|| align=right|2,338|| align=right|0,199|| align=right|1,23|| align=right|3,575||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36421)||2000 OM60|| align=right|16,7|| align=right|2,419|| align=right|0,186|| align=right|0,77|| align=right|3,762||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36422)||2000 OS67|| align=right|16,0|| align=right|2,412|| align=right|0,177|| align=right|1,84|| align=right|3,745||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36423)||2000 PJ2|| align=right|15,3|| align=right|2,298|| align=right|0,168|| align=right|5,90|| align=right|3,484||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36424)||2000 PZ3|| align=right|14,8|| align=right|2,306|| align=right|0,111|| align=right|3,99|| align=right|3,501||MBA||3. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(36425)||2000 PM5|| align=right|12,4|| align=right|5,227|| align=right|0,077|| align=right|6,21|| align=right|11,95||JUT||5. srpna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(36426)||2000 PJ7|| align=right|15,4|| align=right|2,293|| align=right|0,188|| align=right|1,70|| align=right|3,471||MBA||5. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(36427)||2000 PR7|| align=right|14,5|| align=right|2,396|| align=right|0,248|| align=right|10,04|| align=right|3,708||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36428)||2000 PV8|| align=right|15,1|| align=right|2,568|| align=right|0,221|| align=right|15,87|| align=right|4,115||MBA||9. srpna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(36429)||2000 PX9|| align=right|15,1|| align=right|2,199|| align=right|0,127|| align=right|7,31|| align=right|3,260||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36430)||2000 PN10|| align=right|15,5|| align=right|2,278|| align=right|0,128|| align=right|7,90|| align=right|3,437||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36431)||2000 PJ12|| align=right|15,5|| align=right|2,406|| align=right|0,148|| align=right|7,42|| align=right|3,731||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36432)||2000 PQ12|| align=right|14,6|| align=right|2,625|| align=right|0,234|| align=right|13,73|| align=right|4,252||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36433)||2000 PR17|| align=right|14,6|| align=right|3,045|| align=right|0,247|| align=right|2,35|| align=right|5,313||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36434)||2000 PA19|| align=right|15,3|| align=right|2,307|| align=right|0,133|| align=right|4,61|| align=right|3,504||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36435)||2000 PQ20|| align=right|14,9|| align=right|2,223|| align=right|0,178|| align=right|5,86|| align=right|3,313||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36436)||2000 PT22|| align=right|15,8|| align=right|2,252|| align=right|0,086|| align=right|4,11|| align=right|3,378||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36437)||2000 PW23|| align=right|15,5|| align=right|2,284|| align=right|0,136|| align=right|4,21|| align=right|3,451||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36438)||2000 PW24|| align=right|14,7|| align=right|2,550|| align=right|0,111|| align=right|7,68|| align=right|4,071||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36439)||2000 PT26|| align=right|13,3|| align=right|2,645|| align=right|0,187|| align=right|12,02|| align=right|4,300||MBA||5. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36440)||2000 PD27|| align=right|15,1|| align=right|2,585|| align=right|0,081|| align=right|4,82|| align=right|4,156||MBA||9. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36441)||2000 PM28|| align=right|15,5|| align=right|2,251|| align=right|0,174|| align=right|6,51|| align=right|3,376||MBA||4. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36442)||2000 PT28|| align=right|15,6|| align=right|2,253|| align=right|0,196|| align=right|2,69|| align=right|3,381||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36443)||2000 PA29|| align=right|15,9|| align=right|2,511|| align=right|0,166|| align=right|0,92|| align=right|3,977||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36444)||2000 PA31|| align=right|15,6|| align=right|2,276|| align=right|0,126|| align=right|5,27|| align=right|3,434||MBA||1. srpna 2000||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(36445) Smalley||2000 QU|| align=right|14,9|| align=right|2,323|| align=right|0,196|| align=right|9,90|| align=right|3,539||MBA||23. srpna 2000||Olathe||L. Robinson
|-
|(36446) Cinodapistoia||2000 QV|| align=right|15,3|| align=right|2,431|| align=right|0,187|| align=right|2,59|| align=right|3,788||MBA||22. srpna 2000||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(36447)||2000 QB1|| align=right|15,4|| align=right|2,280|| align=right|0,159|| align=right|5,36|| align=right|3,443||MBA||23. srpna 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(36448)||2000 QE2|| align=right|16,0|| align=right|1,910|| align=right|0,074|| align=right|18,73|| align=right|2,639||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36449)||2000 QA4|| align=right|15,2|| align=right|2,170|| align=right|0,199|| align=right|3,98|| align=right|3,197||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36450)||2000 QL4|| align=right|15,4|| align=right|2,299|| align=right|0,174|| align=right|4,07|| align=right|3,485||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36451)||2000 QQ4|| align=right|14,2|| align=right|3,086|| align=right|0,177|| align=right|6,00|| align=right|5,421||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36452)||2000 QE5|| align=right|14,7|| align=right|3,043|| align=right|0,296|| align=right|1,49|| align=right|5,307||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36453)||2000 QK5|| align=right|16,3|| align=right|2,334|| align=right|0,092|| align=right|1,52|| align=right|3,565||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36454)||2000 QN5|| align=right|15,3|| align=right|2,533|| align=right|0,155|| align=right|3,45|| align=right|4,030||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36455)||2000 QZ6|| align=right|15,5|| align=right|2,495|| align=right|0,219|| align=right|15,54|| align=right|3,940||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36456)||2000 QC8|| align=right|15,5|| align=right|2,454|| align=right|0,179|| align=right|1,41|| align=right|3,843||MBA||25. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(36457)||2000 QF8|| align=right|15,6|| align=right|2,454|| align=right|0,202|| align=right|2,49|| align=right|3,843||MBA||25. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(36458)||2000 QO8|| align=right|15,1|| align=right|2,274|| align=right|0,105|| align=right|4,50|| align=right|3,428||MBA||25. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(36459)||2000 QU8|| align=right|14,7|| align=right|2,406|| align=right|0,115|| align=right|6,81|| align=right|3,732||MBA||24. srpna 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(36460)||2000 QA9|| align=right|14,2|| align=right|2,613|| align=right|0,192|| align=right|15,80|| align=right|4,223||MBA||25. srpna 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(36461)||2000 QC9|| align=right|14,9|| align=right|2,554|| align=right|0,261|| align=right|3,72|| align=right|4,080||MBA||25. srpna 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(36462)||2000 QV11|| align=right|14,2|| align=right|2,856|| align=right|0,250|| align=right|15,43|| align=right|4,827||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36463)||2000 QD14|| align=right|15,1|| align=right|2,852|| align=right|0,349|| align=right|4,94|| align=right|4,815||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36464)||2000 QT14|| align=right|14,6|| align=right|2,798|| align=right|0,091|| align=right|5,15|| align=right|4,680||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36465)||2000 QR19|| align=right|15,7|| align=right|2,396|| align=right|0,177|| align=right|2,68|| align=right|3,708||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36466)||2000 QR22|| align=right|15,7|| align=right|2,405|| align=right|0,193|| align=right|1,97|| align=right|3,728||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36467)||2000 QV22|| align=right|16,1|| align=right|2,293|| align=right|0,100|| align=right|8,34|| align=right|3,471||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36468)||2000 QA23|| align=right|15,5|| align=right|2,410|| align=right|0,196|| align=right|7,97|| align=right|3,741||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36469)||2000 QT23|| align=right|15,5|| align=right|2,390|| align=right|0,162|| align=right|4,29|| align=right|3,694||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36470)||2000 QV24|| align=right|15,1|| align=right|2,429|| align=right|0,154|| align=right|5,22|| align=right|3,784||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36471)||2000 QK26|| align=right|14,5|| align=right|2,615|| align=right|0,189|| align=right|2,30|| align=right|4,228||MBA||27. srpna 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(36472)||2000 QQ26|| align=right|15,2|| align=right|2,282|| align=right|0,169|| align=right|4,61|| align=right|3,447||MBA||27. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(36473)||2000 QB27|| align=right|15,9|| align=right|2,425|| align=right|0,123|| align=right|1,93|| align=right|3,777||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36474)||2000 QN28|| align=right|15,2|| align=right|2,618|| align=right|0,084|| align=right|3,17|| align=right|4,234||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36475)||2000 QV28|| align=right|15,0|| align=right|2,346|| align=right|0,071|| align=right|6,99|| align=right|3,593||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36476)||2000 QY28|| align=right|14,8|| align=right|2,796|| align=right|0,119|| align=right|3,20|| align=right|4,674||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36477)||2000 QC29|| align=right|14,6|| align=right|3,119|| align=right|0,184|| align=right|2,24|| align=right|5,508||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36478)||2000 QQ29|| align=right|15,1|| align=right|2,392|| align=right|0,185|| align=right|3,75|| align=right|3,699||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36479)||2000 QX29|| align=right|15,3|| align=right|2,601|| align=right|0,106|| align=right|2,48|| align=right|4,193||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36480)||2000 QL30|| align=right|14,9|| align=right|2,359|| align=right|0,119|| align=right|7,65|| align=right|3,622||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36481)||2000 QU30|| align=right|15,5|| align=right|2,343|| align=right|0,106|| align=right|7,52|| align=right|3,585||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36482)||2000 QR31|| align=right|15,0|| align=right|2,261|| align=right|0,137|| align=right|7,89|| align=right|3,398||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36483)||2000 QM32|| align=right|15,0|| align=right|3,125|| align=right|0,149|| align=right|6,39|| align=right|5,523||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36484)||2000 QD37|| align=right|15,3|| align=right|2,793|| align=right|0,070|| align=right|4,13|| align=right|4,667||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36485)||2000 QP39|| align=right|14,7|| align=right|2,481|| align=right|0,116|| align=right|4,59|| align=right|3,907||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36486)||2000 QW40|| align=right|16,1|| align=right|2,243|| align=right|0,125|| align=right|2,96|| align=right|3,359||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36487)||2000 QJ42|| align=right|14,8|| align=right|2,177|| align=right|0,084|| align=right|4,57|| align=right|3,211||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36488)||2000 QW42|| align=right|15,3|| align=right|2,978|| align=right|0,166|| align=right|2,15|| align=right|5,137||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36489)||2000 QC45|| align=right|13,9|| align=right|2,640|| align=right|0,133|| align=right|13,36|| align=right|4,290||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36490)||2000 QJ45|| align=right|15,0|| align=right|2,424|| align=right|0,142|| align=right|2,03|| align=right|3,773||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36491)||2000 QS46|| align=right|15,0|| align=right|2,465|| align=right|0,185|| align=right|1,86|| align=right|3,869||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36492)||2000 QW46|| align=right|14,5|| align=right|2,600|| align=right|0,208|| align=right|4,16|| align=right|4,193||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36493)||2000 QL47|| align=right|13,5|| align=right|2,736|| align=right|0,132|| align=right|9,13|| align=right|4,526||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36494)||2000 QM47|| align=right|13,7|| align=right|2,862|| align=right|0,197|| align=right|12,32|| align=right|4,841||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36495)||2000 QR48|| align=right|15,5|| align=right|2,380|| align=right|0,155|| align=right|3,48|| align=right|3,672||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36496)||2000 QK49|| align=right|15,4|| align=right|2,386|| align=right|0,197|| align=right|1,98|| align=right|3,684||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36497)||2000 QN49|| align=right|15,2|| align=right|2,792|| align=right|0,083|| align=right|3,08|| align=right|4,664||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36498)||2000 QW53|| align=right|15,4|| align=right|2,239|| align=right|0,141|| align=right|6,39|| align=right|3,350||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36499)||2000 QV55|| align=right|15,0|| align=right|2,347|| align=right|0,245|| align=right|2,92|| align=right|3,595||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36500)||2000 QZ55|| align=right|16,1|| align=right|2,280|| align=right|0,163|| align=right|4,03|| align=right|3,441||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36501)||2000 QB57|| align=right|14,3|| align=right|2,801|| align=right|0,104|| align=right|17,98|| align=right|4,687||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36502)||2000 QM57|| align=right|15,7|| align=right|2,196|| align=right|0,143|| align=right|5,45|| align=right|3,254||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36503)||2000 QV60|| align=right|16,1|| align=right|2,569|| align=right|0,104|| align=right|3,07|| align=right|4,118||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36504)||2000 QE61|| align=right|14,4|| align=right|3,060|| align=right|0,241|| align=right|11,70|| align=right|5,351||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36505)||2000 QQ64|| align=right|15,1|| align=right|2,294|| align=right|0,130|| align=right|6,60|| align=right|3,473||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36506)||2000 QS65|| align=right|15,8|| align=right|2,384|| align=right|0,142|| align=right|8,71|| align=right|3,680||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36507)||2000 QW66|| align=right|15,0|| align=right|2,951|| align=right|0,032|| align=right|12,60|| align=right|5,067||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36508)||2000 QP68|| align=right|15,9|| align=right|2,192|| align=right|0,047|| align=right|3,20|| align=right|3,246||MBA||27. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(36509)||2000 QD69|| align=right|14,7|| align=right|2,624|| align=right|0,143|| align=right|4,11|| align=right|4,249||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36510)||2000 QM71|| align=right|14,7|| align=right|2,579|| align=right|0,172|| align=right|1,87|| align=right|4,142||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36511)||2000 QL72|| align=right|15,0|| align=right|2,758|| align=right|0,070|| align=right|4,59|| align=right|4,579||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36512)||2000 QS72|| align=right|15,4|| align=right|2,402|| align=right|0,136|| align=right|1,94|| align=right|3,723||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36513)||2000 QG73|| align=right|16,3|| align=right|2,219|| align=right|0,015|| align=right|2,71|| align=right|3,305||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36514)||2000 QA74|| align=right|14,7|| align=right|2,854|| align=right|0,066|| align=right|5,82|| align=right|4,820||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36515)||2000 QJ74|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,065|| align=right|6,30|| align=right|3,691||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36516)||2000 QV74|| align=right|14,3|| align=right|2,615|| align=right|0,110|| align=right|9,28|| align=right|4,228||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36517)||2000 QZ74|| align=right|15,4|| align=right|2,932|| align=right|0,102|| align=right|1,99|| align=right|5,019||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36518)||2000 QC77|| align=right|15,0|| align=right|2,910|| align=right|0,061|| align=right|2,26|| align=right|4,963||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36519)||2000 QU78|| align=right|14,6|| align=right|2,805|| align=right|0,113|| align=right|2,83|| align=right|4,696||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36520)||2000 QV78|| align=right|14,9|| align=right|2,401|| align=right|0,134|| align=right|8,54|| align=right|3,720||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36521)||2000 QR79|| align=right|13,6|| align=right|2,662|| align=right|0,183|| align=right|13,34|| align=right|4,343||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36522)||2000 QZ79|| align=right|14,9|| align=right|2,219|| align=right|0,174|| align=right|4,61|| align=right|3,306||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36523)||2000 QO80|| align=right|15,0|| align=right|2,599|| align=right|0,026|| align=right|3,94|| align=right|4,190||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36524)||2000 QS80|| align=right|15,1|| align=right|2,555|| align=right|0,154|| align=right|2,69|| align=right|4,084||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36525)||2000 QV80|| align=right|16,3|| align=right|2,329|| align=right|0,121|| align=right|3,71|| align=right|3,553||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36526)||2000 QD81|| align=right|15,3|| align=right|2,405|| align=right|0,166|| align=right|4,10|| align=right|3,730||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36527)||2000 QX81|| align=right|15,2|| align=right|2,751|| align=right|0,049|| align=right|2,96|| align=right|4,561||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36528)||2000 QU82|| align=right|16,4|| align=right|2,387|| align=right|0,185|| align=right|0,59|| align=right|3,687||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36529)||2000 QZ82|| align=right|15,3|| align=right|2,987|| align=right|0,089|| align=right|3,84|| align=right|5,161||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36530)||2000 QA83|| align=right|15,4|| align=right|2,542|| align=right|0,151|| align=right|5,60|| align=right|4,053||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36531)||2000 QF84|| align=right|15,9|| align=right|2,360|| align=right|0,149|| align=right|2,53|| align=right|3,625||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36532)||2000 QC87|| align=right|15,7|| align=right|2,478|| align=right|0,121|| align=right|5,84|| align=right|3,901||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36533)||2000 QF87|| align=right|15,7|| align=right|2,390|| align=right|0,066|| align=right|5,24|| align=right|3,695||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36534)||2000 QV87|| align=right|14,6|| align=right|2,806|| align=right|0,116|| align=right|4,84|| align=right|4,700||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36535)||2000 QS88|| align=right|15,6|| align=right|2,317|| align=right|0,147|| align=right|3,74|| align=right|3,527||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36536)||2000 QO89|| align=right|14,9|| align=right|2,285|| align=right|0,169|| align=right|3,34|| align=right|3,453||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36537)||2000 QW89|| align=right|15,1|| align=right|2,728|| align=right|0,311|| align=right|3,51|| align=right|4,505||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36538)||2000 QD91|| align=right|15,1|| align=right|2,434|| align=right|0,200|| align=right|11,69|| align=right|3,796||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36539)||2000 QZ92|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,135|| align=right|6,53|| align=right|3,628||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36540)||2000 QB93|| align=right|13,9|| align=right|3,105|| align=right|0,200|| align=right|2,57|| align=right|5,470||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36541)||2000 QJ95|| align=right|16,0|| align=right|2,242|| align=right|0,058|| align=right|4,34|| align=right|3,357||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36542)||2000 QZ97|| align=right|14,4|| align=right|3,191|| align=right|0,167|| align=right|6,85|| align=right|5,699||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36543)||2000 QD98|| align=right|15,4|| align=right|2,546|| align=right|0,158|| align=right|6,75|| align=right|4,061||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36544)||2000 QK98|| align=right|14,4|| align=right|2,961|| align=right|0,070|| align=right|3,06|| align=right|5,095||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36545)||2000 QM98|| align=right|14,7|| align=right|2,330|| align=right|0,168|| align=right|6,43|| align=right|3,556||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36546)||2000 QN98|| align=right|14,7|| align=right|2,415|| align=right|0,110|| align=right|3,19|| align=right|3,752||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36547)||2000 QV98|| align=right|15,9|| align=right|2,274|| align=right|0,066|| align=right|7,71|| align=right|3,429||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36548)||2000 QN99|| align=right|15,4|| align=right|2,444|| align=right|0,171|| align=right|5,56|| align=right|3,821||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36549)||2000 QP99|| align=right|16,0|| align=right|2,372|| align=right|0,178|| align=right|3,69|| align=right|3,653||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36550)||2000 QM101|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,165|| align=right|5,62|| align=right|4,124||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36551)||2000 QR101|| align=right|13,5|| align=right|3,180|| align=right|0,043|| align=right|9,82|| align=right|5,669||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36552)||2000 QH102|| align=right|14,5|| align=right|2,306|| align=right|0,177|| align=right|6,90|| align=right|3,502||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36553)||2000 QL102|| align=right|13,8|| align=right|2,788|| align=right|0,120|| align=right|13,54|| align=right|4,655||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36554)||2000 QD103|| align=right|14,1|| align=right|3,143|| align=right|0,252|| align=right|13,62|| align=right|5,571||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36555)||2000 QH103|| align=right|15,2|| align=right|2,585|| align=right|0,138|| align=right|15,43|| align=right|4,156||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36556)||2000 QW104|| align=right|15,2|| align=right|2,772|| align=right|0,167|| align=right|6,00|| align=right|4,614||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36557)||2000 QC105|| align=right|14,3|| align=right|3,074|| align=right|0,091|| align=right|11,61|| align=right|5,390||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36558)||2000 QP105|| align=right|15,7|| align=right|2,150|| align=right|0,134|| align=right|7,50|| align=right|3,152||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36559)||2000 QB106|| align=right|14,4|| align=right|2,459|| align=right|0,124|| align=right|12,34|| align=right|3,855||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36560)||2000 QP107|| align=right|14,7|| align=right|2,695|| align=right|0,069|| align=right|3,21|| align=right|4,423||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36561)||2000 QJ109|| align=right|15,2|| align=right|2,623|| align=right|0,106|| align=right|4,75|| align=right|4,247||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36562)||2000 QV109|| align=right|15,3|| align=right|2,554|| align=right|0,022|| align=right|3,64|| align=right|4,082||MBA||26. srpna 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(36563)||2000 QW112|| align=right|15,1|| align=right|2,279|| align=right|0,202|| align=right|5,45|| align=right|3,439||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36564)||2000 QD116|| align=right|14,7|| align=right|2,631|| align=right|0,147|| align=right|4,93|| align=right|4,267||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36565)||2000 QG118|| align=right|15,2|| align=right|2,369|| align=right|0,132|| align=right|4,82|| align=right|3,645||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36566)||2000 QK119|| align=right|14,2|| align=right|2,429|| align=right|0,094|| align=right|7,42|| align=right|3,785||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36567)||2000 QF120|| align=right|15,7|| align=right|2,276|| align=right|0,114|| align=right|4,85|| align=right|3,434||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36568)||2000 QO120|| align=right|16,4|| align=right|2,217|| align=right|0,080|| align=right|4,39|| align=right|3,301||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36569)||2000 QB121|| align=right|14,1|| align=right|2,662|| align=right|0,158|| align=right|12,69|| align=right|4,342||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36570)||2000 QC121|| align=right|14,9|| align=right|2,535|| align=right|0,055|| align=right|5,17|| align=right|4,035||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36571)||2000 QQ121|| align=right|14,9|| align=right|2,596|| align=right|0,149|| align=right|3,16|| align=right|4,182||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36572)||2000 QR121|| align=right|13,5|| align=right|2,612|| align=right|0,101|| align=right|14,45|| align=right|4,221||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36573)||2000 QJ122|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,084|| align=right|5,44|| align=right|3,634||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36574)||2000 QA123|| align=right|14,8|| align=right|2,429|| align=right|0,084|| align=right|6,07|| align=right|3,785||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36575)||2000 QH123|| align=right|14,2|| align=right|2,805|| align=right|0,235|| align=right|6,98|| align=right|4,698||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36576)||2000 QN123|| align=right|14,8|| align=right|2,431|| align=right|0,178|| align=right|4,65|| align=right|3,789||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36577)||2000 QX123|| align=right|15,3|| align=right|2,346|| align=right|0,177|| align=right|5,20|| align=right|3,593||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36578)||2000 QQ124|| align=right|15,1|| align=right|2,326|| align=right|0,152|| align=right|8,23|| align=right|3,547||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36579)||2000 QT124|| align=right|16,2|| align=right|2,300|| align=right|0,056|| align=right|3,13|| align=right|3,487||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36580)||2000 QZ124|| align=right|15,8|| align=right|2,512|| align=right|0,115|| align=right|2,56|| align=right|3,981||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36581)||2000 QB125|| align=right|15,8|| align=right|2,236|| align=right|0,096|| align=right|6,31|| align=right|3,343||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36582)||2000 QM126|| align=right|14,9|| align=right|2,614|| align=right|0,175|| align=right|9,30|| align=right|4,226||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36583)||2000 QP126|| align=right|15,0|| align=right|2,382|| align=right|0,121|| align=right|4,83|| align=right|3,676||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36584)||2000 QE127|| align=right|14,5|| align=right|3,093|| align=right|0,242|| align=right|17,06|| align=right|5,438||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36585)||2000 QJ127|| align=right|15,3|| align=right|2,443|| align=right|0,193|| align=right|1,97|| align=right|3,818||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36586)||2000 QZ127|| align=right|14,4|| align=right|2,438|| align=right|0,109|| align=right|5,41|| align=right|3,807||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36587)||2000 QM128|| align=right|12,6|| align=right|3,010|| align=right|0,123|| align=right|14,58|| align=right|5,222||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36588)||2000 QA129|| align=right|16,1|| align=right|2,371|| align=right|0,077|| align=right|6,49|| align=right|3,649||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36589)||2000 QS129|| align=right|14,7|| align=right|2,291|| align=right|0,236|| align=right|8,99|| align=right|3,468||MBA||30. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(36590)||2000 QG132|| align=right|15,4|| align=right|2,834|| align=right|0,085|| align=right|0,99|| align=right|4,770||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36591)||2000 QJ132|| align=right|15,3|| align=right|2,728|| align=right|0,093|| align=right|3,69|| align=right|4,506||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36592)||2000 QN132|| align=right|14,1|| align=right|3,065|| align=right|0,248|| align=right|16,50|| align=right|5,364||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36593)||2000 QR133|| align=right|15,0|| align=right|2,736|| align=right|0,070|| align=right|5,71|| align=right|4,524||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36594)||2000 QS133|| align=right|16,8|| align=right|2,159|| align=right|0,121|| align=right|5,86|| align=right|3,172||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36595)||2000 QD134|| align=right|15,2|| align=right|2,743|| align=right|0,290|| align=right|2,56|| align=right|4,543||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36596)||2000 QH134|| align=right|16,7|| align=right|2,260|| align=right|0,112|| align=right|3,32|| align=right|3,396||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36597)||2000 QB136|| align=right|15,5|| align=right|2,687|| align=right|0,181|| align=right|3,35|| align=right|4,405||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36598)||2000 QX137|| align=right|14,9|| align=right|2,985|| align=right|0,139|| align=right|2,14|| align=right|5,158||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36599)||2000 QB138|| align=right|14,7|| align=right|2,309|| align=right|0,112|| align=right|6,89|| align=right|3,508||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36600)||2000 QP138|| align=right|14,3|| align=right|2,938|| align=right|0,075|| align=right|2,05|| align=right|5,034||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36601)||2000 QS138|| align=right|15,4|| align=right|2,480|| align=right|0,144|| align=right|1,91|| align=right|3,904||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36602)||2000 QS139|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,144|| align=right|3,40|| align=right|4,121||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36603)||2000 QY141|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,200|| align=right|2,34|| align=right|3,706||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36604)||2000 QP142|| align=right|15,4|| align=right|2,560|| align=right|0,142|| align=right|3,55|| align=right|4,096||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36605)||2000 QT142|| align=right|14,4|| align=right|2,759|| align=right|0,041|| align=right|5,65|| align=right|4,581||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36606)||2000 QL143|| align=right|15,3|| align=right|2,867|| align=right|0,102|| align=right|1,88|| align=right|4,854||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36607)||2000 QS143|| align=right|14,9|| align=right|2,312|| align=right|0,073|| align=right|6,80|| align=right|3,515||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36608)||2000 QY143|| align=right|15,0|| align=right|2,392|| align=right|0,170|| align=right|2,04|| align=right|3,699||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36609)||2000 QD144|| align=right|14,9|| align=right|2,907|| align=right|0,080|| align=right|2,79|| align=right|4,956||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36610)||2000 QR144|| align=right|15,3|| align=right|2,649|| align=right|0,040|| align=right|3,35|| align=right|4,310||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36611)||2000 QF145|| align=right|16,3|| align=right|2,225|| align=right|0,126|| align=right|3,82|| align=right|3,318||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36612)||2000 QQ145|| align=right|15,1|| align=right|2,734|| align=right|0,072|| align=right|10,28|| align=right|4,520||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36613)||2000 QW145|| align=right|14,8|| align=right|2,801|| align=right|0,044|| align=right|6,52|| align=right|4,687||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36614) Saltis||2000 QU148|| align=right|15,8|| align=right|2,369|| align=right|0,162|| align=right|1,80|| align=right|3,646||MBA||27. srpna 2000||Stockholm||A. Brandeker
|-
|(36615)||2000 QL149|| align=right|15,4|| align=right|2,423|| align=right|0,158|| align=right|1,68|| align=right|3,770||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36616)||2000 QZ149|| align=right|14,9|| align=right|2,437|| align=right|0,145|| align=right|6,07|| align=right|3,803||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36617)||2000 QJ150|| align=right|15,0|| align=right|2,800|| align=right|0,132|| align=right|6,86|| align=right|4,685||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36618)||2000 QB151|| align=right|15,0|| align=right|2,348|| align=right|0,129|| align=right|6,14|| align=right|3,596||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36619)||2000 QE151|| align=right|13,7|| align=right|2,263|| align=right|0,105|| align=right|3,83|| align=right|3,404||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36620)||2000 QM151|| align=right|13,7|| align=right|3,087|| align=right|0,244|| align=right|5,42|| align=right|5,424||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36621)||2000 QN151|| align=right|13,5|| align=right|2,675|| align=right|0,099|| align=right|7,87|| align=right|4,375||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36622)||2000 QE152|| align=right|15,6|| align=right|2,626|| align=right|0,216|| align=right|8,68|| align=right|4,256||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36623)||2000 QS155|| align=right|15,2|| align=right|2,698|| align=right|0,247|| align=right|11,97|| align=right|4,431||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36624)||2000 QA157|| align=right|11,2|| align=right|5,197|| align=right|0,021|| align=right|26,24|| align=right|11,85||JUT||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36625)||2000 QT158|| align=right|13,9|| align=right|2,671|| align=right|0,313|| align=right|12,79|| align=right|4,364||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36626)||2000 QN160|| align=right|15,2|| align=right|2,220|| align=right|0,141|| align=right|6,28|| align=right|3,308||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36627)||2000 QM165|| align=right|15,2|| align=right|2,614|| align=right|0,194|| align=right|3,67|| align=right|4,225||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36628)||2000 QV165|| align=right|14,6|| align=right|2,582|| align=right|0,023|| align=right|8,26|| align=right|4,149||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36629)||2000 QJ168|| align=right|16,3|| align=right|2,173|| align=right|0,046|| align=right|3,67|| align=right|3,202||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36630)||2000 QU170|| align=right|14,9|| align=right|2,265|| align=right|0,189|| align=right|2,67|| align=right|3,408||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36631)||2000 QZ170|| align=right|15,4|| align=right|2,454|| align=right|0,068|| align=right|5,15|| align=right|3,843||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36632)||2000 QB171|| align=right|14,9|| align=right|2,268|| align=right|0,090|| align=right|4,46|| align=right|3,415||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36633)||2000 QG171|| align=right|15,0|| align=right|2,588|| align=right|0,182|| align=right|3,14|| align=right|4,162||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36634)||2000 QP173|| align=right|15,4|| align=right|2,691|| align=right|0,130|| align=right|13,12|| align=right|4,414||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36635)||2000 QX173|| align=right|15,1|| align=right|2,426|| align=right|0,060|| align=right|5,71|| align=right|3,777||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36636)||2000 QP176|| align=right|16,4|| align=right|2,289|| align=right|0,065|| align=right|4,44|| align=right|3,463||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36637)||2000 QB179|| align=right|14,9|| align=right|2,709|| align=right|0,081|| align=right|3,90|| align=right|4,457||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36638)||2000 QO179|| align=right|15,2|| align=right|3,028|| align=right|0,059|| align=right|2,57|| align=right|5,268||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36639)||2000 QC183|| align=right|16,0|| align=right|2,538|| align=right|0,069|| align=right|1,26|| align=right|4,042||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36640)||2000 QR184|| align=right|15,9|| align=right|2,263|| align=right|0,098|| align=right|4,67|| align=right|3,404||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36641)||2000 QY185|| align=right|14,2|| align=right|2,989|| align=right|0,196|| align=right|14,78|| align=right|5,168||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36642)||2000 QU186|| align=right|15,4|| align=right|2,311|| align=right|0,081|| align=right|5,50|| align=right|3,513||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36643)||2000 QW188|| align=right|15,5|| align=right|2,292|| align=right|0,091|| align=right|4,28|| align=right|3,469||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36644)||2000 QR189|| align=right|15,2|| align=right|2,247|| align=right|0,149|| align=right|7,35|| align=right|3,368||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36645)||2000 QV189|| align=right|13,9|| align=right|2,680|| align=right|0,212|| align=right|7,05|| align=right|4,386||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36646)||2000 QZ191|| align=right|13,3|| align=right|3,101|| align=right|0,082|| align=right|9,17|| align=right|5,459||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36647)||2000 QD192|| align=right|14,6|| align=right|3,078|| align=right|0,109|| align=right|11,45|| align=right|5,400||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36648)||2000 QM195|| align=right|15,2|| align=right|3,031|| align=right|0,112|| align=right|6,70|| align=right|5,275||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36649)||2000 QR195|| align=right|14,6|| align=right|2,730|| align=right|0,317|| align=right|11,15|| align=right|4,509||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36650)||2000 QJ198|| align=right|15,2|| align=right|2,381|| align=right|0,134|| align=right|2,72|| align=right|3,673||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36651)||2000 QR198|| align=right|16,1|| align=right|2,267|| align=right|0,100|| align=right|3,45|| align=right|3,412||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36652)||2000 QY198|| align=right|15,6|| align=right|2,660|| align=right|0,097|| align=right|2,16|| align=right|4,338||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36653)||2000 QF200|| align=right|16,2|| align=right|2,277|| align=right|0,159|| align=right|3,58|| align=right|3,434||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36654)||2000 QD202|| align=right|15,6|| align=right|2,564|| align=right|0,096|| align=right|3,16|| align=right|4,106||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36655)||2000 QL202|| align=right|14,6|| align=right|2,576|| align=right|0,043|| align=right|9,18|| align=right|4,133||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36656)||2000 QS202|| align=right|14,1|| align=right|3,089|| align=right|0,190|| align=right|7,59|| align=right|5,428||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36657)||2000 QY202|| align=right|15,0|| align=right|2,534|| align=right|0,127|| align=right|3,47|| align=right|4,034||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36658)||2000 QG204|| align=right|15,4|| align=right|2,644|| align=right|0,043|| align=right|3,80|| align=right|4,299||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36659)||2000 QB205|| align=right|15,2|| align=right|3,059|| align=right|0,124|| align=right|1,33|| align=right|5,350||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36660)||2000 QF206|| align=right|15,2|| align=right|3,176|| align=right|0,182|| align=right|1,10|| align=right|5,658||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36661)||2000 QB208|| align=right|15,3|| align=right|2,701|| align=right|0,108|| align=right|3,02|| align=right|4,439||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36662)||2000 QT208|| align=right|15,0|| align=right|2,608|| align=right|0,111|| align=right|3,44|| align=right|4,211||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36663)||2000 QY210|| align=right|14,8|| align=right|3,089|| align=right|0,308|| align=right|20,72|| align=right|5,428||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36664)||2000 QN211|| align=right|15,1|| align=right|2,631|| align=right|0,125|| align=right|4,78|| align=right|4,266||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36665)||2000 QO211|| align=right|15,7|| align=right|2,634|| align=right|0,110|| align=right|1,02|| align=right|4,275||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36666)||2000 QA212|| align=right|15,4|| align=right|2,757|| align=right|0,044|| align=right|2,75|| align=right|4,577||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36667)||2000 QX212|| align=right|16,0|| align=right|2,419|| align=right|0,142|| align=right|1,78|| align=right|3,762||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36668)||2000 QC216|| align=right|14,6|| align=right|2,755|| align=right|0,143|| align=right|9,76|| align=right|4,573||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36669)||2000 QH217|| align=right|13,8|| align=right|3,136|| align=right|0,061|| align=right|16,39|| align=right|5,551||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36670)||2000 QM217|| align=right|13,4|| align=right|3,088|| align=right|0,142|| align=right|9,64|| align=right|5,424||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36671)||2000 QR217|| align=right|13,5|| align=right|3,075|| align=right|0,217|| align=right|10,61|| align=right|5,391||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36672) Sidi||2000 QR220|| align=right|15,5|| align=right|2,675|| align=right|0,107|| align=right|1,95|| align=right|4,374||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36673)||2000 QG221|| align=right|14,0|| align=right|2,655|| align=right|0,116|| align=right|15,70|| align=right|4,325||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36674)||2000 QA222|| align=right|15,1|| align=right|2,301|| align=right|0,141|| align=right|7,81|| align=right|3,490||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36675)||2000 QE222|| align=right|14,5|| align=right|2,757|| align=right|0,170|| align=right|10,42|| align=right|4,576||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36676)||2000 QG222|| align=right|14,9|| align=right|2,532|| align=right|0,031|| align=right|10,84|| align=right|4,028||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36677)||2000 QO224|| align=right|15,9|| align=right|2,574|| align=right|0,094|| align=right|14,59|| align=right|4,129||MBA||26. srpna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(36678)||2000 QJ228|| align=right|16,2|| align=right|2,294|| align=right|0,074|| align=right|3,81|| align=right|3,474||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36679)||2000 QH231|| align=right|15,5|| align=right|2,774|| align=right|0,103|| align=right|3,17|| align=right|4,621||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36680)||2000 RK1|| align=right|15,8|| align=right|2,216|| align=right|0,168|| align=right|4,89|| align=right|3,298||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36681)||2000 RQ1|| align=right|14,8|| align=right|2,363|| align=right|0,115|| align=right|12,83|| align=right|3,631||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36682)||2000 RZ1|| align=right|14,5|| align=right|2,449|| align=right|0,107|| align=right|4,49|| align=right|3,831||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36683)||2000 RG2|| align=right|16,2|| align=right|2,554|| align=right|0,131|| align=right|2,49|| align=right|4,081||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36684)||2000 RJ2|| align=right|15,9|| align=right|2,528|| align=right|0,201|| align=right|2,33|| align=right|4,019||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36685)||2000 RC3|| align=right|15,5|| align=right|2,724|| align=right|0,128|| align=right|2,11|| align=right|4,496||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36686)||2000 RH4|| align=right|14,0|| align=right|2,344|| align=right|0,075|| align=right|7,50|| align=right|3,589||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36687)||2000 RR4|| align=right|15,4|| align=right|2,294|| align=right|0,150|| align=right|4,63|| align=right|3,473||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36688)||2000 RU4|| align=right|15,3|| align=right|2,957|| align=right|0,032|| align=right|1,74|| align=right|5,083||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36689)||2000 RM5|| align=right|14,5|| align=right|2,408|| align=right|0,143|| align=right|5,40|| align=right|3,736||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36690)||2000 RD7|| align=right|14,3|| align=right|2,596|| align=right|0,140|| align=right|2,38|| align=right|4,183||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36691)||2000 RH7|| align=right|14,0|| align=right|2,307|| align=right|0,023|| align=right|4,26|| align=right|3,504||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36692)||2000 RH10|| align=right|15,1|| align=right|2,516|| align=right|0,191|| align=right|4,71|| align=right|3,989||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36693)||2000 RT14|| align=right|15,0|| align=right|2,759|| align=right|0,165|| align=right|8,69|| align=right|4,582||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36694)||2000 RT15|| align=right|13,7|| align=right|2,977|| align=right|0,101|| align=right|9,29|| align=right|5,137||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36695)||2000 RB16|| align=right|14,8|| align=right|2,238|| align=right|0,172|| align=right|4,90|| align=right|3,347||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36696)||2000 RX16|| align=right|14,2|| align=right|2,336|| align=right|0,121|| align=right|6,06|| align=right|3,570||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36697)||2000 RC17|| align=right|14,0|| align=right|3,120|| align=right|0,123|| align=right|8,24|| align=right|5,510||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36698)||2000 RN17|| align=right|15,2|| align=right|2,320|| align=right|0,045|| align=right|6,23|| align=right|3,534||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36699)||2000 RQ17|| align=right|14,6|| align=right|2,724|| align=right|0,033|| align=right|8,45|| align=right|4,495||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36700)||2000 RT17|| align=right|15,6|| align=right|2,247|| align=right|0,116|| align=right|5,79|| align=right|3,367||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36701)||2000 RY17|| align=right|14,7|| align=right|2,678|| align=right|0,171|| align=right|5,71|| align=right|4,381||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36702)||2000 RC18|| align=right|14,7|| align=right|2,562|| align=right|0,126|| align=right|8,91|| align=right|4,100||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36703)||2000 RO23|| align=right|14,7|| align=right|2,718|| align=right|0,107|| align=right|4,00|| align=right|4,481||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36704)||2000 RQ23|| align=right|15,5|| align=right|2,602|| align=right|0,114|| align=right|2,90|| align=right|4,196||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36705)||2000 RE25|| align=right|13,9|| align=right|2,621|| align=right|0,136|| align=right|11,94|| align=right|4,243||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36706)||2000 RK29|| align=right|14,2|| align=right|2,678|| align=right|0,163|| align=right|9,06|| align=right|4,382||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36707)||2000 RP29|| align=right|14,4|| align=right|2,781|| align=right|0,092|| align=right|8,01|| align=right|4,636||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36708)||2000 RG30|| align=right|14,7|| align=right|2,354|| align=right|0,123|| align=right|6,53|| align=right|3,610||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36709)||2000 RO30|| align=right|14,7|| align=right|2,740|| align=right|0,127|| align=right|8,70|| align=right|4,534||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36710)||2000 RR31|| align=right|15,0|| align=right|2,651|| align=right|0,151|| align=right|4,40|| align=right|4,315||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36711)||2000 RF33|| align=right|14,6|| align=right|2,311|| align=right|0,070|| align=right|3,16|| align=right|3,512||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36712)||2000 RS33|| align=right|14,4|| align=right|2,381|| align=right|0,085|| align=right|6,17|| align=right|3,674||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36713)||2000 RV33|| align=right|13,9|| align=right|2,898|| align=right|0,121|| align=right|10,28|| align=right|4,932||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36714)||2000 RK35|| align=right|15,1|| align=right|2,717|| align=right|0,112|| align=right|12,37|| align=right|4,477||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36715)||2000 RG39|| align=right|15,4|| align=right|2,264|| align=right|0,158|| align=right|5,12|| align=right|3,406||MBA||6. září 2000||Elmira||A. J. Cecce
|-
|(36716)||2000 RU39|| align=right|14,6|| align=right|2,683|| align=right|0,147|| align=right|13,78|| align=right|4,394||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36717)||2000 RY40|| align=right|14,5|| align=right|2,527|| align=right|0,203|| align=right|8,87|| align=right|4,016||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36718)||2000 RK41|| align=right|12,8|| align=right|3,049|| align=right|0,192|| align=right|9,60|| align=right|5,323||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36719)||2000 RC42|| align=right|14,1|| align=right|2,530|| align=right|0,073|| align=right|14,41|| align=right|4,024||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36720)||2000 RE42|| align=right|14,8|| align=right|2,594|| align=right|0,152|| align=right|10,05|| align=right|4,176||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36721)||2000 RK42|| align=right|13,2|| align=right|3,085|| align=right|0,188|| align=right|8,53|| align=right|5,418||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36722)||2000 RZ42|| align=right|14,2|| align=right|2,592|| align=right|0,126|| align=right|9,98|| align=right|4,172||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36723)||2000 RE43|| align=right|15,0|| align=right|2,313|| align=right|0,087|| align=right|6,13|| align=right|3,518||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36724)||2000 RS43|| align=right|12,5|| align=right|3,122|| align=right|0,147|| align=right|13,97|| align=right|5,515||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36725)||2000 RB45|| align=right|13,6|| align=right|2,558|| align=right|0,129|| align=right|13,57|| align=right|4,091||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36726)||2000 RS46|| align=right|13,8|| align=right|3,189|| align=right|0,180|| align=right|5,85|| align=right|5,694||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36727)||2000 RV46|| align=right|13,8|| align=right|2,664|| align=right|0,138|| align=right|13,35|| align=right|4,347||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36728)||2000 RD47|| align=right|14,0|| align=right|3,011|| align=right|0,122|| align=right|11,74|| align=right|5,225||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36729)||2000 RV47|| align=right|13,7|| align=right|2,606|| align=right|0,125|| align=right|10,70|| align=right|4,207||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36730)||2000 RV48|| align=right|12,5|| align=right|3,166|| align=right|0,093|| align=right|14,12|| align=right|5,633||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36731)||2000 RR50|| align=right|14,0|| align=right|2,225|| align=right|0,100|| align=right|3,28|| align=right|3,318||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36732)||2000 RS50|| align=right|15,1|| align=right|2,358|| align=right|0,237|| align=right|1,01|| align=right|3,621||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36733)||2000 RY51|| align=right|14,2|| align=right|3,166|| align=right|0,167|| align=right|4,23|| align=right|5,632||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36734)||2000 RZ54|| align=right|14,5|| align=right|2,463|| align=right|0,147|| align=right|10,71|| align=right|3,865||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36735)||2000 RF55|| align=right|12,7|| align=right|3,092|| align=right|0,213|| align=right|14,41|| align=right|5,436||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36736)||2000 RX58|| align=right|15,3|| align=right|3,085|| align=right|0,182|| align=right|2,20|| align=right|5,418||MBA||7. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(36737)||2000 RP60|| align=right|14,5|| align=right|2,688|| align=right|0,104|| align=right|14,10|| align=right|4,407||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36738)||2000 RC61|| align=right|14,7|| align=right|2,374|| align=right|0,119|| align=right|6,35|| align=right|3,658||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36739)||2000 RG61|| align=right|14,3|| align=right|3,035|| align=right|0,057|| align=right|3,58|| align=right|5,287||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36740)||2000 RQ61|| align=right|14,9|| align=right|2,464|| align=right|0,117|| align=right|5,14|| align=right|3,866||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36741)||2000 RL62|| align=right|12,2|| align=right|3,168|| align=right|0,153|| align=right|24,34|| align=right|5,639||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36742)||2000 RM62|| align=right|14,4|| align=right|3,094|| align=right|0,179|| align=right|2,57|| align=right|5,443||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36743)||2000 RO62|| align=right|14,1|| align=right|2,846|| align=right|0,120|| align=right|5,76|| align=right|4,801||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36744)||2000 RB63|| align=right|15,3|| align=right|2,299|| align=right|0,162|| align=right|4,37|| align=right|3,484||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36745)||2000 RC64|| align=right|14,2|| align=right|2,593|| align=right|0,198|| align=right|7,45|| align=right|4,175||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36746)||2000 RX64|| align=right|16,1|| align=right|2,210|| align=right|0,073|| align=right|1,25|| align=right|3,285||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36747)||2000 RK65|| align=right|14,8|| align=right|2,535|| align=right|0,081|| align=right|8,09|| align=right|4,035||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36748)||2000 RR65|| align=right|13,7|| align=right|2,733|| align=right|0,154|| align=right|12,18|| align=right|4,517||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36749)||2000 RW65|| align=right|14,9|| align=right|2,302|| align=right|0,170|| align=right|4,89|| align=right|3,491||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36750)||2000 RR68|| align=right|14,0|| align=right|2,460|| align=right|0,069|| align=right|7,85|| align=right|3,857||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36751)||2000 RE69|| align=right|16,5|| align=right|2,250|| align=right|0,076|| align=right|3,16|| align=right|3,374||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36752)||2000 RZ69|| align=right|14,8|| align=right|2,774|| align=right|0,112|| align=right|8,59|| align=right|4,619||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36753)||2000 RH70|| align=right|14,8|| align=right|2,313|| align=right|0,129|| align=right|5,66|| align=right|3,516||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36754)||2000 RL70|| align=right|14,8|| align=right|2,659|| align=right|0,120|| align=right|5,80|| align=right|4,334||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36755)||2000 RT70|| align=right|14,8|| align=right|2,388|| align=right|0,141|| align=right|3,76|| align=right|3,691||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36756)||2000 RG71|| align=right|15,4|| align=right|2,233|| align=right|0,166|| align=right|6,69|| align=right|3,337||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36757)||2000 RY71|| align=right|14,2|| align=right|2,387|| align=right|0,108|| align=right|7,28|| align=right|3,688||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36758)||2000 RG73|| align=right|14,8|| align=right|2,322|| align=right|0,105|| align=right|5,14|| align=right|3,538||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36759)||2000 RO75|| align=right|14,1|| align=right|2,353|| align=right|0,188|| align=right|10,83|| align=right|3,609||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36760)||2000 RS76|| align=right|14,6|| align=right|2,947|| align=right|0,125|| align=right|3,05|| align=right|5,058||MBA||4. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36761)||2000 RW76|| align=right|14,6|| align=right|2,402|| align=right|0,109|| align=right|7,17|| align=right|3,723||MBA||4. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36762)||2000 RU78|| align=right|14,0|| align=right|2,922|| align=right|0,174|| align=right|9,73|| align=right|4,995||MBA||10. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(36763)||2000 RJ82|| align=right|14,6|| align=right|2,482|| align=right|0,180|| align=right|9,68|| align=right|3,910||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36764)||2000 RH83|| align=right|15,3|| align=right|2,416|| align=right|0,162|| align=right|1,71|| align=right|3,756||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36765)||2000 RE86|| align=right|14,7|| align=right|2,742|| align=right|0,058|| align=right|6,83|| align=right|4,539||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36766)||2000 RN91|| align=right|15,1|| align=right|2,293|| align=right|0,121|| align=right|3,54|| align=right|3,473||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36767)||2000 RG92|| align=right|15,4|| align=right|2,186|| align=right|0,109|| align=right|5,82|| align=right|3,230||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36768)||2000 RA93|| align=right|15,0|| align=right|2,743|| align=right|0,291|| align=right|8,49|| align=right|4,541||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36769)||2000 RT94|| align=right|14,8|| align=right|2,570|| align=right|0,123|| align=right|5,12|| align=right|4,119||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36770)||2000 RU94|| align=right|16,1|| align=right|2,214|| align=right|0,186|| align=right|2,15|| align=right|3,295||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36771)||2000 RD97|| align=right|15,0|| align=right|1,864|| align=right|0,142|| align=right|20,80|| align=right|2,545||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36772)||2000 RF99|| align=right|11,8|| align=right|3,142|| align=right|0,167|| align=right|13,34|| align=right|5,568||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36773)||2000 RQ99|| align=right|14,9|| align=right|2,776|| align=right|0,162|| align=right|12,28|| align=right|4,624||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36774)||2000 RK101|| align=right|13,8|| align=right|2,589|| align=right|0,150|| align=right|13,66|| align=right|4,166||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36775)||2000 RQ101|| align=right|12,5|| align=right|3,049|| align=right|0,115|| align=right|13,81|| align=right|5,323||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36776)||2000 RV102|| align=right|13,6|| align=right|3,063|| align=right|0,037|| align=right|12,26|| align=right|5,361||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36777)||2000 RP104|| align=right|13,3|| align=right|2,559|| align=right|0,107|| align=right|12,37|| align=right|4,092||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36778)||2000 SU1|| align=right|14,1|| align=right|2,407|| align=right|0,256|| align=right|11,74|| align=right|3,734||MBA||19. září 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(36779)||2000 SW1|| align=right|15,1|| align=right|2,304|| align=right|0,308|| align=right|7,66|| align=right|3,496||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36780)||2000 SL2|| align=right|14,1|| align=right|2,746|| align=right|0,185|| align=right|9,45|| align=right|4,550||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36781)||2000 SM2|| align=right|15,5|| align=right|2,283|| align=right|0,139|| align=right|6,57|| align=right|3,448||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36782)||2000 SR4|| align=right|14,0|| align=right|2,638|| align=right|0,189|| align=right|10,44|| align=right|4,284||MBA||20. září 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(36783)||2000 SD7|| align=right|14,9|| align=right|2,414|| align=right|0,211|| align=right|6,81|| align=right|3,751||MBA||23. září 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(36784)||2000 SU11|| align=right|14,8|| align=right|2,413|| align=right|0,200|| align=right|2,26|| align=right|3,747||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36785)||2000 SN12|| align=right|14,7|| align=right|3,132|| align=right|0,152|| align=right|6,39|| align=right|5,542||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36786)||2000 SN14|| align=right|13,5|| align=right|2,622|| align=right|0,144|| align=right|13,29|| align=right|4,244||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36787)||2000 ST16|| align=right|16,2|| align=right|2,263|| align=right|0,094|| align=right|3,40|| align=right|3,405||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36788)||2000 SK18|| align=right|14,6|| align=right|2,846|| align=right|0,193|| align=right|10,85|| align=right|4,800||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36789)||2000 SR19|| align=right|14,3|| align=right|2,239|| align=right|0,157|| align=right|8,14|| align=right|3,350||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36790)||2000 SJ20|| align=right|13,6|| align=right|2,853|| align=right|0,082|| align=right|12,59|| align=right|4,818||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36791)||2000 SQ22|| align=right|15,5|| align=right|2,675|| align=right|0,038|| align=right|7,54|| align=right|4,374||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36792)||2000 SC23|| align=right|14,0|| align=right|2,573|| align=right|0,055|| align=right|14,46|| align=right|4,126||MBA||25. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(36793)||2000 SZ29|| align=right|15,8|| align=right|2,272|| align=right|0,086|| align=right|4,12|| align=right|3,423||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36794)||2000 SA32|| align=right|15,2|| align=right|2,878|| align=right|0,059|| align=right|1,32|| align=right|4,882||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36795)||2000 SM37|| align=right|16,1|| align=right|2,197|| align=right|0,083|| align=right|2,74|| align=right|3,256||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36796)||2000 SU41|| align=right|14,8|| align=right|2,439|| align=right|0,146|| align=right|5,93|| align=right|3,809||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36797)||2000 SK42|| align=right|14,6|| align=right|3,160|| align=right|0,180|| align=right|0,57|| align=right|5,617||MBA||25. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(36798)||2000 SA43|| align=right|15,9|| align=right|2,221|| align=right|0,113|| align=right|4,57|| align=right|3,310||MBA||25. září 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(36799)||2000 SG43|| align=right|15,6|| align=right|2,249|| align=right|0,156|| align=right|4,47|| align=right|3,371||MBA||26. září 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(36800) Katarinawitt||2000 SF45|| align=right|15,2|| align=right|2,266|| align=right|0,115|| align=right|5,18|| align=right|3,410||MBA||28. září 2000||Drebach||J. Kandler
|-
|(36801)||2000 SZ49|| align=right|15,7|| align=right|2,569|| align=right|0,074|| align=right|4,06|| align=right|4,117||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36802)||2000 SJ54|| align=right|16,5|| align=right|2,228|| align=right|0,120|| align=right|3,36|| align=right|3,325||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36803)||2000 ST54|| align=right|15,2|| align=right|2,607|| align=right|0,059|| align=right|1,19|| align=right|4,209||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36804)||2000 SX61|| align=right|14,9|| align=right|2,625|| align=right|0,056|| align=right|3,86|| align=right|4,253||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36805)||2000 SW62|| align=right|15,4|| align=right|2,973|| align=right|0,179|| align=right|7,14|| align=right|5,126||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36806)||2000 SD63|| align=right|15,0|| align=right|2,983|| align=right|0,095|| align=right|3,10|| align=right|5,152||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36807)||2000 SM67|| align=right|15,1|| align=right|2,515|| align=right|0,075|| align=right|2,68|| align=right|3,988||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36808)||2000 SA68|| align=right|16,7|| align=right|2,257|| align=right|0,189|| align=right|2,06|| align=right|3,391||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36809)||2000 SZ68|| align=right|15,9|| align=right|2,443|| align=right|0,152|| align=right|4,76|| align=right|3,818||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36810)||2000 SN69|| align=right|14,8|| align=right|2,645|| align=right|0,107|| align=right|3,58|| align=right|4,301||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36811)||2000 SA70|| align=right|15,5|| align=right|2,409|| align=right|0,147|| align=right|6,98|| align=right|3,739||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36812)||2000 SN70|| align=right|16,0|| align=right|2,169|| align=right|0,158|| align=right|4,23|| align=right|3,194||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36813)||2000 SS70|| align=right|14,4|| align=right|3,217|| align=right|0,216|| align=right|2,87|| align=right|5,769||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36814)||2000 SX71|| align=right|14,9|| align=right|3,070|| align=right|0,081|| align=right|4,52|| align=right|5,378||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36815)||2000 SX74|| align=right|15,3|| align=right|2,794|| align=right|0,051|| align=right|6,24|| align=right|4,670||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36816)||2000 SD75|| align=right|14,0|| align=right|2,774|| align=right|0,250|| align=right|8,59|| align=right|4,619||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36817)||2000 SL76|| align=right|15,0|| align=right|2,325|| align=right|0,143|| align=right|6,85|| align=right|3,543||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36818)||2000 SG79|| align=right|15,4|| align=right|3,201|| align=right|0,176|| align=right|1,40|| align=right|5,727||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36819)||2000 SO80|| align=right|14,5|| align=right|2,786|| align=right|0,037|| align=right|5,01|| align=right|4,649||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36820)||2000 SK82|| align=right|15,0|| align=right|2,634|| align=right|0,064|| align=right|5,55|| align=right|4,275||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36821)||2000 SY84|| align=right|14,7|| align=right|3,188|| align=right|0,224|| align=right|2,68|| align=right|5,691||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36822)||2000 SH86|| align=right|15,0|| align=right|2,700|| align=right|0,062|| align=right|6,71|| align=right|4,437||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36823)||2000 SM86|| align=right|15,3|| align=right|2,352|| align=right|0,074|| align=right|6,88|| align=right|3,605||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36824)||2000 SQ86|| align=right|14,5|| align=right|2,913|| align=right|0,186|| align=right|7,67|| align=right|4,971||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36825)||2000 SL87|| align=right|15,8|| align=right|2,364|| align=right|0,220|| align=right|5,51|| align=right|3,634||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36826)||2000 SS88|| align=right|14,4|| align=right|2,722|| align=right|0,263|| align=right|6,10|| align=right|4,490||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36827)||2000 SP89|| align=right|13,5|| align=right|3,149|| align=right|0,212|| align=right|21,01|| align=right|5,587||MBA||22. září 2000||Elmira||A. J. Cecce
|-
|(36828)||2000 ST94|| align=right|14,1|| align=right|3,058|| align=right|0,167|| align=right|7,43|| align=right|5,348||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36829)||2000 SQ99|| align=right|15,0|| align=right|2,995|| align=right|0,080|| align=right|5,35|| align=right|5,183||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36830)||2000 SW100|| align=right|13,8|| align=right|2,679|| align=right|0,198|| align=right|10,40|| align=right|4,384||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36831)||2000 SD101|| align=right|14,4|| align=right|2,677|| align=right|0,105|| align=right|12,83|| align=right|4,379||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36832)||2000 SA102|| align=right|14,5|| align=right|2,794|| align=right|0,028|| align=right|4,07|| align=right|4,669||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36833)||2000 SY103|| align=right|14,3|| align=right|3,217|| align=right|0,076|| align=right|8,45|| align=right|5,770||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36834)||2000 SA106|| align=right|14,9|| align=right|2,298|| align=right|0,067|| align=right|7,34|| align=right|3,483||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36835)||2000 SF109|| align=right|15,4|| align=right|2,756|| align=right|0,048|| align=right|5,55|| align=right|4,574||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36836)||2000 SN109|| align=right|15,4|| align=right|2,572|| align=right|0,040|| align=right|0,38|| align=right|4,124||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36837)||2000 SD110|| align=right|15,0|| align=right|2,895|| align=right|0,098|| align=right|1,57|| align=right|4,924||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36838)||2000 SK110|| align=right|14,8|| align=right|2,846|| align=right|0,091|| align=right|2,24|| align=right|4,799||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36839)||2000 SV110|| align=right|15,1|| align=right|2,531|| align=right|0,149|| align=right|2,01|| align=right|4,025||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36840)||2000 SH112|| align=right|14,7|| align=right|2,569|| align=right|0,085|| align=right|4,78|| align=right|4,116||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36841)||2000 SM113|| align=right|14,5|| align=right|3,205|| align=right|0,141|| align=right|2,35|| align=right|5,737||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36842)||2000 SJ114|| align=right|15,4|| align=right|2,875|| align=right|0,110|| align=right|3,14|| align=right|4,873||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36843)||2000 SW116|| align=right|14,2|| align=right|2,622|| align=right|0,083|| align=right|4,96|| align=right|4,245||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36844)||2000 SG117|| align=right|14,1|| align=right|2,785|| align=right|0,036|| align=right|4,86|| align=right|4,648||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36845)||2000 SX119|| align=right|14,3|| align=right|2,328|| align=right|0,106|| align=right|4,47|| align=right|3,551||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36846)||2000 SC121|| align=right|14,7|| align=right|2,727|| align=right|0,141|| align=right|5,22|| align=right|4,503||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36847)||2000 SD121|| align=right|14,8|| align=right|2,557|| align=right|0,272|| align=right|5,91|| align=right|4,089||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36848)||2000 SV121|| align=right|14,6|| align=right|2,393|| align=right|0,190|| align=right|8,54|| align=right|3,701||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36849)||2000 SL122|| align=right|14,8|| align=right|2,746|| align=right|0,086|| align=right|8,24|| align=right|4,550||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36850)||2000 SZ122|| align=right|14,4|| align=right|2,911|| align=right|0,065|| align=right|3,14|| align=right|4,967||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36851)||2000 SS123|| align=right|15,2|| align=right|2,553|| align=right|0,305|| align=right|4,66|| align=right|4,078||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36852)||2000 SA124|| align=right|13,3|| align=right|3,067|| align=right|0,197|| align=right|8,32|| align=right|5,371||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36853)||2000 SU124|| align=right|14,9|| align=right|2,523|| align=right|0,111|| align=right|5,50|| align=right|4,007||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36854)||2000 SA125|| align=right|13,8|| align=right|2,724|| align=right|0,027|| align=right|6,27|| align=right|4,496||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36855)||2000 SB125|| align=right|14,6|| align=right|2,430|| align=right|0,130|| align=right|5,77|| align=right|3,787||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36856)||2000 SP125|| align=right|14,9|| align=right|2,687|| align=right|0,109|| align=right|7,47|| align=right|4,404||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36857)||2000 SL126|| align=right|15,5|| align=right|2,361|| align=right|0,237|| align=right|5,92|| align=right|3,626||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36858)||2000 SO127|| align=right|15,5|| align=right|2,296|| align=right|0,118|| align=right|3,75|| align=right|3,478||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36859)||2000 SC136|| align=right|14,4|| align=right|2,556|| align=right|0,202|| align=right|12,22|| align=right|4,086||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36860)||2000 SP136|| align=right|14,9|| align=right|2,506|| align=right|0,090|| align=right|9,20|| align=right|3,968||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36861)||2000 SG137|| align=right|13,3|| align=right|3,076|| align=right|0,083|| align=right|13,34|| align=right|5,394||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36862)||2000 SH140|| align=right|15,3|| align=right|2,777|| align=right|0,076|| align=right|6,59|| align=right|4,626||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36863)||2000 SW142|| align=right|14,6|| align=right|2,754|| align=right|0,144|| align=right|8,62|| align=right|4,570||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36864)||2000 SO144|| align=right|16,1|| align=right|2,241|| align=right|0,163|| align=right|1,85|| align=right|3,355||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36865)||2000 SQ146|| align=right|14,9|| align=right|2,242|| align=right|0,187|| align=right|5,92|| align=right|3,356||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36866)||2000 SG147|| align=right|15,9|| align=right|2,544|| align=right|0,032|| align=right|1,44|| align=right|4,057||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36867)||2000 SA149|| align=right|15,0|| align=right|3,135|| align=right|0,183|| align=right|1,63|| align=right|5,549||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36868)||2000 SP150|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,113|| align=right|1,82|| align=right|3,714||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36869)||2000 ST150|| align=right|15,4|| align=right|2,704|| align=right|0,089|| align=right|0,75|| align=right|4,445||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36870)||2000 SU150|| align=right|14,8|| align=right|2,327|| align=right|0,141|| align=right|1,92|| align=right|3,550||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36871)||2000 SV150|| align=right|14,7|| align=right|2,297|| align=right|0,145|| align=right|1,41|| align=right|3,481||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36872)||2000 SB151|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,209|| align=right|3,40|| align=right|3,692||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36873)||2000 SD151|| align=right|15,0|| align=right|2,872|| align=right|0,105|| align=right|1,34|| align=right|4,865||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36874)||2000 SF151|| align=right|14,5|| align=right|2,578|| align=right|0,100|| align=right|1,40|| align=right|4,140||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36875)||2000 SS151|| align=right|15,0|| align=right|2,721|| align=right|0,110|| align=right|2,73|| align=right|4,488||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36876)||2000 SS152|| align=right|14,1|| align=right|3,209|| align=right|0,186|| align=right|1,66|| align=right|5,749||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36877)||2000 SX152|| align=right|15,1|| align=right|2,557|| align=right|0,061|| align=right|0,67|| align=right|4,088||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36878)||2000 SV153|| align=right|13,4|| align=right|3,202|| align=right|0,161|| align=right|5,43|| align=right|5,728||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36879)||2000 SM154|| align=right|14,6|| align=right|3,003|| align=right|0,087|| align=right|6,27|| align=right|5,202||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36880)||2000 SP154|| align=right|14,6|| align=right|2,796|| align=right|0,117|| align=right|3,82|| align=right|4,675||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36881)||2000 SX154|| align=right|14,2|| align=right|2,416|| align=right|0,124|| align=right|10,00|| align=right|3,754||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36882)||2000 SW155|| align=right|13,7|| align=right|2,991|| align=right|0,083|| align=right|13,40|| align=right|5,172||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36883)||2000 SN156|| align=right|14,9|| align=right|2,739|| align=right|0,072|| align=right|1,30|| align=right|4,533||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36884)||2000 SN158|| align=right|14,8|| align=right|2,916|| align=right|0,021|| align=right|3,24|| align=right|4,978||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36885)||2000 SO159|| align=right|16,1|| align=right|2,696|| align=right|0,106|| align=right|1,41|| align=right|4,426||MBA||27. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(36886)||2000 SV161|| align=right|14,3|| align=right|3,071|| align=right|0,066|| align=right|11,75|| align=right|5,380||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36887)||2000 SA162|| align=right|14,1|| align=right|2,984|| align=right|0,143|| align=right|12,93|| align=right|5,153||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36888) Škrabal||2000 SE163|| align=right|16,2|| align=right|2,138|| align=right|0,160|| align=right|3,90|| align=right|3,125||MBA||29. září 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(36889)||2000 SW166|| align=right|14,7|| align=right|2,997|| align=right|0,021|| align=right|10,26|| align=right|5,187||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36890)||2000 SO167|| align=right|14,5|| align=right|2,633|| align=right|0,074|| align=right|13,85|| align=right|4,272||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36891)||2000 SJ168|| align=right|13,9|| align=right|2,987|| align=right|0,136|| align=right|10,58|| align=right|5,162||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36892)||2000 SB169|| align=right|15,1|| align=right|2,435|| align=right|0,117|| align=right|7,38|| align=right|3,800||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36893)||2000 SA170|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,125|| align=right|2,05|| align=right|4,221||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36894)||2000 SK170|| align=right|14,7|| align=right|2,750|| align=right|0,212|| align=right|4,84|| align=right|4,558||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36895)||2000 SL171|| align=right|13,4|| align=right|3,065|| align=right|0,062|| align=right|9,09|| align=right|5,365||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36896)||2000 SQ171|| align=right|14,0|| align=right|2,975|| align=right|0,067|| align=right|8,96|| align=right|5,129||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36897)||2000 SB172|| align=right|13,4|| align=right|2,608|| align=right|0,110|| align=right|14,39|| align=right|4,211||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36898)||2000 SE172|| align=right|12,6|| align=right|3,129|| align=right|0,207|| align=right|23,61|| align=right|5,533||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36899)||2000 SW172|| align=right|14,8|| align=right|2,357|| align=right|0,155|| align=right|5,14|| align=right|3,617||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36900)||2000 SZ176|| align=right|14,0|| align=right|2,993|| align=right|0,091|| align=right|9,64|| align=right|5,177||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36901)||2000 SK177|| align=right|14,4|| align=right|2,240|| align=right|0,172|| align=right|4,73|| align=right|3,353||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36902)||2000 SN177|| align=right|13,9|| align=right|2,729|| align=right|0,041|| align=right|5,04|| align=right|4,508||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36903)||2000 SO179|| align=right|14,7|| align=right|2,699|| align=right|0,123|| align=right|3,36|| align=right|4,433||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36904)||2000 SS179|| align=right|14,2|| align=right|2,716|| align=right|0,056|| align=right|7,50|| align=right|4,476||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36905)||2000 SX179|| align=right|13,8|| align=right|3,065|| align=right|0,139|| align=right|9,09|| align=right|5,365||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36906)||2000 SZ179|| align=right|14,3|| align=right|2,649|| align=right|0,136|| align=right|11,89|| align=right|4,310||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36907)||2000 SX181|| align=right|14,8|| align=right|2,581|| align=right|0,175|| align=right|14,36|| align=right|4,145||MBA||19. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36908)||2000 SK182|| align=right|15,2|| align=right|2,237|| align=right|0,078|| align=right|7,75|| align=right|3,345||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36909)||2000 SK185|| align=right|15,7|| align=right|2,394|| align=right|0,162|| align=right|1,93|| align=right|3,704||MBA||21. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(36910)||2000 SS187|| align=right|13,6|| align=right|2,970|| align=right|0,134|| align=right|11,71|| align=right|5,117||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36911)||2000 SY187|| align=right|15,7|| align=right|2,800|| align=right|0,100|| align=right|4,13|| align=right|4,685||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36912)||2000 SA188|| align=right|14,8|| align=right|2,732|| align=right|0,075|| align=right|5,59|| align=right|4,515||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36913)||2000 SR188|| align=right|15,1|| align=right|2,699|| align=right|0,094|| align=right|3,56|| align=right|4,433||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36914)||2000 SX191|| align=right|15,3|| align=right|3,162|| align=right|0,147|| align=right|1,80|| align=right|5,622||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36915)||2000 SP195|| align=right|16,6|| align=right|2,354|| align=right|0,113|| align=right|3,17|| align=right|3,610||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36916)||2000 SW195|| align=right|15,7|| align=right|2,446|| align=right|0,169|| align=right|2,09|| align=right|3,825||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36917)||2000 SJ205|| align=right|15,5|| align=right|2,816|| align=right|0,093|| align=right|3,86|| align=right|4,724||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36918)||2000 SM205|| align=right|15,9|| align=right|2,161|| align=right|0,095|| align=right|4,11|| align=right|3,176||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36919)||2000 SC207|| align=right|15,7|| align=right|2,397|| align=right|0,124|| align=right|1,87|| align=right|3,709||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36920)||2000 SY207|| align=right|14,4|| align=right|3,124|| align=right|0,128|| align=right|1,49|| align=right|5,521||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36921)||2000 SB208|| align=right|16,1|| align=right|2,311|| align=right|0,197|| align=right|0,98|| align=right|3,514||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36922)||2000 SN209|| align=right|11,4|| align=right|5,228|| align=right|0,040|| align=right|10,41|| align=right|11,96||JUT||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36923)||2000 SK211|| align=right|15,3|| align=right|2,324|| align=right|0,169|| align=right|6,92|| align=right|3,541||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36924)||2000 SA212|| align=right|13,8|| align=right|3,047|| align=right|0,099|| align=right|9,87|| align=right|5,318||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36925)||2000 SC212|| align=right|14,2|| align=right|2,380|| align=right|0,103|| align=right|7,20|| align=right|3,671||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36926)||2000 SZ213|| align=right|15,2|| align=right|2,582|| align=right|0,163|| align=right|13,01|| align=right|4,149||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36927)||2000 SJ216|| align=right|14,2|| align=right|2,577|| align=right|0,194|| align=right|8,56|| align=right|4,136||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36928)||2000 SN216|| align=right|16,0|| align=right|2,431|| align=right|0,068|| align=right|10,36|| align=right|3,791||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36929)||2000 SB217|| align=right|14,6|| align=right|2,611|| align=right|0,112|| align=right|13,95|| align=right|4,218||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36930)||2000 SM217|| align=right|14,1|| align=right|3,004|| align=right|0,095|| align=right|11,26|| align=right|5,206||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36931)||2000 SS220|| align=right|14,6|| align=right|2,387|| align=right|0,065|| align=right|7,37|| align=right|3,686||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36932)||2000 SK221|| align=right|14,1|| align=right|2,844|| align=right|0,145|| align=right|11,78|| align=right|4,794||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36933)||2000 SF222|| align=right|15,4|| align=right|2,568|| align=right|0,120|| align=right|13,38|| align=right|4,115||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36934)||2000 SG226|| align=right|14,8|| align=right|2,287|| align=right|0,261|| align=right|9,46|| align=right|3,458||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36935)||2000 SB227|| align=right|14,8|| align=right|2,382|| align=right|0,137|| align=right|6,97|| align=right|3,676||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36936)||2000 SF227|| align=right|13,2|| align=right|2,991|| align=right|0,122|| align=right|11,07|| align=right|5,171||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36937)||2000 SX229|| align=right|15,0|| align=right|2,993|| align=right|0,158|| align=right|2,16|| align=right|5,178||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36938)||2000 SA234|| align=right|15,9|| align=right|2,249|| align=right|0,082|| align=right|7,97|| align=right|3,371||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36939)||2000 SB237|| align=right|15,9|| align=right|3,170|| align=right|0,177|| align=right|0,74|| align=right|5,642||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36940)||2000 SA239|| align=right|14,2|| align=right|2,332|| align=right|0,222|| align=right|12,39|| align=right|3,561||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36941)||2000 SV239|| align=right|14,1|| align=right|3,931|| align=right|0,124|| align=right|0,81|| align=right|7,793||HLD||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36942)||2000 SK241|| align=right|16,4|| align=right|2,250|| align=right|0,191|| align=right|2,76|| align=right|3,374||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36943)||2000 SF242|| align=right|14,4|| align=right|2,398|| align=right|0,157|| align=right|7,29|| align=right|3,713||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36944)||2000 SD249|| align=right|15,6|| align=right|2,740|| align=right|0,083|| align=right|6,63|| align=right|4,535||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36945)||2000 SM256|| align=right|15,4|| align=right|2,857|| align=right|0,084|| align=right|6,57|| align=right|4,829||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36946)||2000 SN256|| align=right|15,2|| align=right|2,848|| align=right|0,071|| align=right|4,37|| align=right|4,807||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36947)||2000 SW258|| align=right|15,4|| align=right|2,277|| align=right|0,071|| align=right|4,80|| align=right|3,436||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36948)||2000 SO259|| align=right|15,9|| align=right|2,475|| align=right|0,172|| align=right|1,36|| align=right|3,893||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36949)||2000 SG260|| align=right|14,7|| align=right|2,600|| align=right|0,033|| align=right|2,48|| align=right|4,192||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36950)||2000 SL260|| align=right|15,1|| align=right|2,827|| align=right|0,057|| align=right|2,37|| align=right|4,752||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36951)||2000 SF261|| align=right|14,6|| align=right|2,709|| align=right|0,148|| align=right|10,19|| align=right|4,458||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36952)||2000 SM266|| align=right|15,5|| align=right|2,743|| align=right|0,051|| align=right|5,57|| align=right|4,542||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36953)||2000 SO267|| align=right|15,2|| align=right|2,917|| align=right|0,045|| align=right|3,28|| align=right|4,980||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36954)||2000 SB269|| align=right|15,1|| align=right|2,853|| align=right|0,046|| align=right|13,27|| align=right|4,818||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36955)||2000 SR270|| align=right|15,4|| align=right|2,803|| align=right|0,031|| align=right|4,75|| align=right|4,691||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36956)||2000 SU273|| align=right|14,6|| align=right|3,032|| align=right|0,081|| align=right|4,61|| align=right|5,278||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36957)||2000 SB275|| align=right|14,2|| align=right|2,784|| align=right|0,074|| align=right|3,75|| align=right|4,644||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36958)||2000 SQ276|| align=right|14,9|| align=right|2,838|| align=right|0,154|| align=right|2,12|| align=right|4,780||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36959)||2000 SS279|| align=right|14,1|| align=right|3,054|| align=right|0,150|| align=right|12,71|| align=right|5,336||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36960)||2000 SV279|| align=right|14,7|| align=right|2,615|| align=right|0,100|| align=right|15,59|| align=right|4,227||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36961)||2000 SL280|| align=right|15,9|| align=right|2,192|| align=right|0,167|| align=right|2,73|| align=right|3,245||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36962)||2000 SM280|| align=right|15,2|| align=right|2,700|| align=right|0,090|| align=right|5,09|| align=right|4,437||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36963)||2000 SF285|| align=right|15,5|| align=right|2,463|| align=right|0,147|| align=right|7,92|| align=right|3,865||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36964)||2000 SK287|| align=right|14,5|| align=right|2,618|| align=right|0,108|| align=right|14,57|| align=right|4,235||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36965)||2000 SU289|| align=right|15,1|| align=right|2,609|| align=right|0,102|| align=right|3,79|| align=right|4,214||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36966)||2000 SA290|| align=right|15,8|| align=right|2,290|| align=right|0,100|| align=right|4,27|| align=right|3,464||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36967)||2000 SV292|| align=right|14,0|| align=right|3,050|| align=right|0,109|| align=right|8,79|| align=right|5,326||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36968)||2000 SD293|| align=right|13,7|| align=right|2,976|| align=right|0,089|| align=right|14,09|| align=right|5,132||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36969)||2000 SH295|| align=right|14,4|| align=right|2,676|| align=right|0,147|| align=right|12,99|| align=right|4,376||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36970)||2000 SX297|| align=right|15,2|| align=right|2,638|| align=right|0,010|| align=right|13,17|| align=right|4,283||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36971)||2000 SX301|| align=right|15,7|| align=right|2,351|| align=right|0,102|| align=right|2,42|| align=right|3,603||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36972)||2000 SF302|| align=right|15,6|| align=right|2,646|| align=right|0,106|| align=right|4,02|| align=right|4,304||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36973)||2000 SY307|| align=right|15,5|| align=right|2,362|| align=right|0,132|| align=right|5,71|| align=right|3,629||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36974)||2000 SP309|| align=right|16,2|| align=right|2,403|| align=right|0,071|| align=right|2,62|| align=right|3,723||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36975)||2000 SR313|| align=right|14,3|| align=right|2,930|| align=right|0,062|| align=right|12,25|| align=right|5,015||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36976)||2000 SU318|| align=right|13,9|| align=right|2,405|| align=right|0,083|| align=right|11,50|| align=right|3,729||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36977)||2000 SK320|| align=right|15,9|| align=right|2,622|| align=right|0,142|| align=right|3,82|| align=right|4,244||MBA||29. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(36978)||2000 SL323|| align=right|15,1|| align=right|2,384|| align=right|0,152|| align=right|2,66|| align=right|3,681||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36979)||2000 SP327|| align=right|13,1|| align=right|3,178|| align=right|0,132|| align=right|5,01|| align=right|5,665||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36980)||2000 SE336|| align=right|16,3|| align=right|2,376|| align=right|0,181|| align=right|1,81|| align=right|3,662||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36981)||2000 SW336|| align=right|15,6|| align=right|2,432|| align=right|0,100|| align=right|6,20|| align=right|3,792||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36982)||2000 SX336|| align=right|14,6|| align=right|2,974|| align=right|0,136|| align=right|12,41|| align=right|5,128||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(36983)||2000 SB346|| align=right|15,4|| align=right|2,414|| align=right|0,266|| align=right|3,66|| align=right|3,749||MBA||21. září 2000||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(36984)||2000 SM348|| align=right|14,5|| align=right|2,636|| align=right|0,043|| align=right|15,64|| align=right|4,280||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36985)||2000 SH349|| align=right|14,7|| align=right|2,559|| align=right|0,095|| align=right|11,23|| align=right|4,092||MBA||30. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36986)||2000 SP351|| align=right|13,5|| align=right|2,983|| align=right|0,155|| align=right|14,82|| align=right|5,151||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36987)||2000 ST351|| align=right|14,5|| align=right|2,630|| align=right|0,240|| align=right|14,40|| align=right|4,264||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36988)||2000 SE353|| align=right|14,9|| align=right|2,977|| align=right|0,091|| align=right|10,47|| align=right|5,134||MBA||30. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36989)||2000 SR355|| align=right|14,7|| align=right|2,727|| align=right|0,151|| align=right|10,36|| align=right|4,503||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36990)||2000 SA359|| align=right|15,5|| align=right|2,487|| align=right|0,087|| align=right|7,16|| align=right|3,922||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36991)||2000 SY360|| align=right|15,8|| align=right|2,972|| align=right|0,056|| align=right|3,61|| align=right|5,123||MBA||23. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36992)||2000 SN361|| align=right|15,8|| align=right|2,639|| align=right|0,093|| align=right|5,79|| align=right|4,286||MBA||23. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36993)||2000 SM364|| align=right|14,6|| align=right|2,981|| align=right|0,088|| align=right|12,22|| align=right|5,146||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36994)||2000 SP370|| align=right|14,2|| align=right|2,647|| align=right|0,164|| align=right|12,18|| align=right|4,307||MBA||25. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36995)||2000 TX4|| align=right|15,2|| align=right|2,621|| align=right|0,239|| align=right|4,73|| align=right|4,243||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36996)||2000 TY15|| align=right|15,2|| align=right|2,686|| align=right|0,032|| align=right|3,71|| align=right|4,401||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36997)||2000 TK17|| align=right|13,3|| align=right|2,862|| align=right|0,167|| align=right|14,32|| align=right|4,842||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36998)||2000 TC21|| align=right|14,6|| align=right|2,974|| align=right|0,023|| align=right|10,89|| align=right|5,127||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(36999)||2000 TN22|| align=right|14,4|| align=right|2,681|| align=right|0,173|| align=right|12,77|| align=right|4,390||MBA||4. října 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(37000)||2000 TG25|| align=right|14,9|| align=right|2,585|| align=right|0,212|| align=right|2,40|| align=right|4,154||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek